Спи́сок чле́нів Шве́дської королі́вської акаде́мії нау́к складено за роками обрання і за порядковим номером членів академії. Імена, прізвища та порядкові номери іноземних членів подано курсивом. Імена, прізвища та порядкові номери членів-кореспондентів подано курсивом, а перед номером проставлено K. У почесних членів немає членських номерів.

Загальна кількість членів, обраних від 1739 до початку 2011 року становить 2873, з яких 1617 — це шведи (або норвежці за часів Персональної унії), близько 1230 іноземних членів, 23 з них — це члени-кореспонденти у 1815–1817, а також близько 15 почесних членів. Шведськими почесними членами були і є принци шведської королівської родини, яких називали «перший член» (1810–1844), «перший почесний член» (1846–1904) і «шведський почесний член» (від 1905 року). Число вибраних не завжди збігається з членським номером вибраного останнім почасти тому, що робляться поправки, коли у список вводяться додаткові «напівномери», а почасти тому, що деякі члени одержують нові номери, коли переходять із категорії в категорію — з шведської до іноземної чи навпаки.

XVIII століття

1739 
Засновники Академії

Номери 1-5 визначено жеребком для п'яти засновників, що взяли участь у перших зборах, а ще один член, який не прийшов на цю зустріч, дістав шостий номер.
 1. 
 2. Андерс Юган фон Гепкен
 3. 
 4. Карл Лінней
 5. 
 6. 

Решта

У 1739—1744 номери для новообраних членів визначалися за датою вступу в Академію, а не за датою виборів. Були випадки, коли вибори й інавґурація відбувалися не в один і той же рік.

 7. 
 8. 
 9. 
 10.  (Норденберг)
 11. Крістофер Польгем
 12. Андерс Цельсій
 13. 
 14. 
 15. 
 16. 
 17. 
 18. 
 19. 
 20. 
 21. 
 22. 
 23.  
 24. 
 25. Улоф Цельсій
 26. 
 27. 
 28. 
 29. Георг Брандт
 30. 
 31. 
 32. 
 33. 
 34. 
 35. 
 36. 
 37. 
 38. Чарльз де Ґеер

1740—1749 
1740

 39. 
 40. 
 41. Юган Гельмік Руман
 42. 
 43. 
 44. 
 45. 
 46. 
 47. , вийшов зі складу 1748
 48. 
 49. 
 50.  
 51. Йоганнес Бровалліус
 52. 
 53. Юган Адельгейм (Боргстрем), вийшов із складу 1748 
 54. 
 55. 
 56. 
 57. 
 58.  
 59.  

1741
 60. Еммануїл Сведенборг
 61. Карл Магнус Васенберг 
 62. Густаф Фредріх Лейонанкар 
 63.  
 64. Карл Густаф Тессін
 65. , вийшов із складу 1748 
 66. 

1742
 67. Göran Wallerius 
 68.  
 69.  
 70.  
 71. Олоф Далін
 72.  (Heijkenskjöld)
 73. 
 74. 
 75.  

1743
 76.  
 77. Johan Gideon Lagerberg 
 78. 

1744
 79. 
 80. 
 81.  

1745

З цього року членський номер визначали головно за датою виборів, а в Академію могли вступити також іноземці, але у список їх почали записувати тільки з 1747-го.

 82. 
 83. , лікар, * 1687
 84.  
 85. , з 1752 іноземний член № 2½ 
 86. 
 87.  
 88.  
 89. Пер Калм
 90.  
 91. , вийшов зі складу 1748, знову прийнятий 1749
 92.  
 95 (sic!). 

1746
 93. 
 94. 
 95. див. 1745 рік
 96. 
 97. Thomas Blixenstierna 
 98. 
 99. 
 100. , вийшов із складу 1752
 101. 
 102. 
 103. 
 104. 
 105. 

1747

З цього року іноземні члени фігурують у членських списках.

 106. 
 107. 
 108. 
 109.  (Ljungenstjerna)
 110. 
 111. 
 1.  
 2. Альбрехт фон Галлер
 3. Пітер ван Мушенбрук
 4.  
 5. 
 6.  7. Пітер КоллінсонДекотрі вибрані іноземці з тих чи інших причин не підтвердили свого членства, а тому не мали порядкових номерів і не були записані у списки. Це стосується осіб, вибраних 3 травня 1747 року:

 П'єр Луї Мопертюї Алексі Клод Клеро    Джеймс Бредлі   Колін Маклорен, умер через рік після виборів

1748

 112.  (f. 1700)
 113. 
 114. 
 115. 
 116. Єва Екеблад, перша жінка — член Академії, з 1751 офіційно не належала до постійних членів
 117. 
 8. Marquis de Sagramozo 
 9. Рене Антуан Реомюр 10.  
 11. 1749
 118. 
 119.  
 120. 
 121. 
 12. Жозеф-Нікола Деліль 13. Бернар де Жюссьє 14. Йоганн Георг Ґмелін
 15. 
 16.

1750—1759 
1750
 122. Йохан Готшалк Валлеріус
 123. 
 124. 
 125. 
 17. , у списках фігурує як «Pichaut»
 18.  

1751
 126. Johan Gabriel von Seth 
 127. 
 128. Фредрік Гассельквіст
 19. 
 20. Антоніо де Ульоа
 21. 
 21½.  (von Eggers), з самого початку передбачено, що він стане шведським членом, як тільки випаде нагода; тож 14 березня 1752 він дістав номер 129

1752
 129. див. 1751 рік
 130.  
 131.  
 132. 
 133. 
 2½. див. 1745 рік
 22. Andreas Meyer (professor) 

1753
 134. , вийшов із складу 1783 
 135. Pehr Lehnberg 
 136. 
 137. 
 138.  
 139. Аксель Кронштедт
 140. 
 23. 
 24. 
 25. Шарль Бонне

1754
 141.  
 142.  
 143. Карл Фредерик Аделькранц
 25½. 
 26.  
 27. Plumard de Dangeul 
 28. Совер-Франсуа Моран
 29. Нікола Луї де Лакай

1755
 144. 
 145. 
 146. 
 147. Johan Henric Burmester 
 30. 
 31. Jakob Sigismund Waitz von Eschen 
 32.  
 33. , з 1767 числився шведським членом під номером 147½.
 33a. Леонард Ейлер
 33b. 

1756
 148.  (Ferrner) 
 149. 
 150.  
 151. 
 152. Carl Lehnberg 
 153. 
 34. Луї де Жокур

1757
 154.  
 155. 
 35. 
 36. 

1758
 156. Петер Йонас Бергіус
 157. Пер Осбек
 37. Томас Сімпсон
 38. James Short
 39.    
 40.  
 41. 
 42. Rudolph Augustin Vogel 

1759
 158.  
 159. 
 160.  
 161. 
 162.  
 163. Йоган Карл Вільке
 43.     
 44.    
 45.

1760—1769 
1760
 164. 
 165. 
 166. Туре Габрієль Бєльке
 46. Friedrich Charles de Baer 

1761
 167. 
 47. Ломоносов Михайло Васильович
 48. Герард-Фрідріх Міллер
 49. 

1762
 50. 1764
 168. Торберн Улаф Берґман
 169. Карл Александер Клерк
 51. 1765
 170.  (Melander)
 171. 
 52.  
 53. Жозеф Жером Лефрансуа де Лаланд1766
 172. 
 173. 
 54.  55. Йоган Ернст Гуннерус 56.  57. Вільям Чемберс1767
 147½, див. 1755 рік 174. 
 175. 
 176.  (af Grubbens), utesluten 1783 
 177. 
 58.  59. Giacomo Ventura 
 60. Авґуст Людвіґ Шлецер1768
 178. 
 179. Клас Альстремер
 180. 
 181. 
 61.  62.  (Larchevesque)
 63.  
 64. Юган Андреас Мюррей 65.  
 66. , вибраний у 1747, чи 1748, чи 1749 році, але не фігурував у списках до 1768-го
 67. 1769
 182. 
 183.  
 184.  (af Rabbe) 
 185. 
 186.  
 68.  69. Шарль Мессьє 70.  71.  
 72. Отто Фрідріх Мюллер 73. Ерік Лаксман 74.  
 75.  1770—1779 
1770
 187. 
 188.  (Sandels)
 189.  

1771
 190. Ларс Монтін
 191. 
 192.  
 193.  
 76.  
 77.  78.  
 79.  80. 1772
 194.  
 81.  
 82.  
 83.  
 102. , йому забули дати членський номер і виправили помилку в 1776 році
1773
 195. 
 196.  
 197.  
 198. 
 199.  
 200.  
 201. Ніклас Сальґрен
 84. Лексель Андрій Іванович 85. Джозеф Бенкс 86. Даніель Карлсон Соландер 87.  
 88.  89.  

1774
 202. 
 203.  
 204. 
 205.  
 206. 
 207. 
 90.    
 91. Джозеф Прістлі
 92. 
 93. 

1775
 208.  
 209. Карл Вільгельм Шеєле
 94.  95. Ладзаро Спалланцані 96.  97. Жан Батіст Луї Роме де Ліль1776
 210. 
 211. Карл Петер Тунберг
 212.  
 98. Петер-Симон Паллас 99.  100.  101.  102. див. 1772 рік1777
 213. Андерс Спарман

1778
 214. 
 215.  
 216. 
 217.  
 103.  
 104. 
 105. Йоганн Рейнгольд Форстер
 106. Жан-Сільвен Байї

1779
 218.  
 219. 
 220. , з 1809 іноземний член № 188½ 
 221. 
 107. 
 108.  
 109. 
 110.  
 111.  ,  
 112.     
 113.

1780—1789 
1780
 222. 
 114.  

1781
 223.  

1782
 224. Андерс Яхан Ретціус
 115.  </small> 
 116. Франц Карл Ахард
 117. 
 118.  

1783
 119. Ніколаус Йозеф фон Жакен
 120. Thomas Pennant
 121.   :en:Louis-Bernard Guyton de Morveau 
 122. Воронцова-Дашкова Катерина Романівна, перша жінка серед іноземних членів

1784
 225. Філіпп Крейц
 226. Йоганн Ґоттліб Ґан
 227.  
 228. 
 229. 
 230. 
 231.  
 123.  
 124. Річард Кірван
 125. :sv:Paul Joseph de Barthez  :en:Paul Joseph Barthez 
 126. :sv:Lorenz Florenz Friedrich von Crell  :de:Lorenz von Crell 
 127. Орас Бенуа де Соссюр
 128. Хосе Селестіно Мутіс
 129. Юнас Карлссон Дрюандер

1785
 232. :sv:Johan Henrik Lindqvist 
 130. Марі Жан Антуан Ніколя Кондорсе
 131. 
 132. :sv:Matthaeus Mederer von Wuthwehr 
 133. :sv:Thomas Bugge 

1786
 233. 
 234.  
 235.  
 236.  
 237. 
 238.  
 239. 
 240. 
 241. 
 134. 
 135. , з 1787 іноземний член № 241½ 

1787
 241½. див. 1786 рік
 242.  
 243.  
 136. 
 137. Jacques de Gaussen 
 138. Йоган Хрістіан Даніель фон Шребер

1788
 244. 
 245.  
 246. 
 247.  
 248. 
 249. , з 1809  іноземний член № 189
 250.  
 139. Розумовський Григорій Кирилович
 140. 
 141. Жан-Батист Жозеф Деламбр
 142. Антуан Лоран де Жюссьє

1789
 251. :sv:Johan Nordenanckar
 252. Петер Улоф Сварц
 143. 

 1790—1799 
1790
 253. Юган Ґадолін, з 1809 іноземний член № 190 254. Carl August Ehrensvärd
 255. :sv:Johan von Hermansson 
 256. :sv:Bengt Reinhold Geijer
 257. :sv:Erik Schröder 
 258. Чарльз де Ґеер 
 144.  145. :fr:Jean-Pierre-Casimir Marcassus, Baron de Puymaurin 146. :it:Carlo Antonio Galeani Napione 
 147. Йоганн Гедвіґ
 148. Йоганн Бекман
 149. :sv:Peter Christian Abildgaard
 150. :sv:Christian Gottlieb Selle

1791
 259. :sv:Johan Julin, з 1809 іноземний член № 191 
 260. :sv:Samuel Fahlberg, виключений у 1814, знову прийнятий у 1816 як іноземний член № 150½
 261. :sv:Gustaf von Paykull
 151. :sv:Alexander Kölpin  :da:Alexander Kølpin (kirurg) 

1792
 262. :sv:Ulric Gustaf Franc 
 263. :sv:Jakob von Engeström, вибори визнано недійсними, оскільки Енґестрем був замішаний у замах на шведського короля Ґустава III.
 264. :sv:Daniel Théel 
 265. :sv:Johan Peter Westring 
 152. :it:Carlo Lodovico Morozzo 
 153. :sv:Felice Fontana  :en:Felice Fontana 
 154. Христіан Еренфрід фон Вайгель
 155. Мартін Валь
 156. Джеймс Едвард Сміт

1793
 266. :sv:Adam Wilhelm Rappe 
 267. :sv:Anton Swab 
 268. Адам Афцеліус
 269. :sv:Natanael Gerhard af Schultén, з 1812 іноземний член № 157½
 270. :sv:Adolf Ulric Grill
 271. :sv:Henrik Gahn d.ä.
 272. :sv:Daniel Erik Næsén 
 157. 
 158. :sv:Nils Collin 
 159. Йоганн Якоб Рьомер

1794
 273. :sv:Eric Nordewall
 274. :sv:Pehr Dubb
 160. :sv:Bernt Anker 
 161. Бенджамін Раш
 162. Йоганн Елерт Боде 163. :sv:Johann Hieronymus Schröter 164. :sv:Franz Xaver von Zach1795
 275. :sv:Anders Polheimer
 276. :sv:Carl Odelstjerna 
 277. :sv:Pehr Tegman

1796
 278. :sv:Gustaf Adolf Reuterholm
 279. Ерік Ахаріус
 165. :sv:John Sinclair
 166. :sv:Ole Henckel 
 167. :sv:Adam Wilhelm von Hauch 
 168. 
 169. :it:Paolo Mascagni

1797
 280. :sv:Mathias Rosenblad
 281. :sv:Peter Gustaf Tengmalm
 282. :sv:Gustaf Broling
 283. :sv:Abraham Niklas Edelcrantz
 284. :sv:Gustaf Aron Lindbom 
 170. :sv:Andrej Andrejevitj Nartov
 171. Аполлос Мусін-Пушкін
 172. :sv:Nicolaus von Fuss
 173. :sv:Anders Hultén, з 1808 шведський член № 284½.
 174. :sv:José Francisco Correa da Serra 
 175. Жозе Боніфаціо ді Андраді і Сілва

1798
 285. 
 286. , з 1809 іноземний член № 192 
 287.  
 288.  
 289. 
 290. 
 291. 
 176. Joseph Jakob von Mohrenheim 

1799
 292.  
 293. 
 294. Андерс Ґустаф Екеберг
 295. 
 296. 
 297.

XIX століття

1800—1809 
1800
 298.  
 299. 

1801
 300. , вийшов із складу 1809
 301.  
 302. 
 303. 
 304. , з 1809 іноземний член № 193 
 177. Антуан Франсуа де Фуркруа
 178. Клод Бертолле
 179. 
 180. 
 181. Фрідріх Теодор Шуберт
 182. Карл Людвиг фон Вільденов

1802
 305. 
 306. 
 307. Георг Адлерспарре

1803
 183. Бенджамін Томпсон1804
 308. , відмовився від членства 1821 
 309. 
 310. Вільгельм фон Гісінґер
 311. 
 312. , з 1809 іноземний член № 194, з 1814 знову вітчизняний член
 313. , з 1809 іноземний член № 195 314. 
 315. 
 316.  
 317. 
 318. , з 1815 іноземний член № 183½ 319. 
 320. Пер фон Афцеліус

1805
 321. Johan Erik Gerss 
 322. 
 323. 
 324.  
 325. 
 326. 

1806
 184. П'єр-Симон Лаплас 185. Жозеф-Луї Лагранж 186.  
 187. Едвард Дженнер 188.  

1808
 327. Йоран Валенберг
 328. 
 329. , з 1809 іноземний член № 196 330. 
 331. Anders Lorens Santheson 
 332. Єнс Якоб Берцеліус
 284½. див 1797 рік1809
 333. 
 334. 
 335. 
 336. Карл Йоган Шенгерр
 337.  
 338.  
 188½. див. 1779 рік 189. див. 1788 рік 190. див. 1790 рік 191. див. 1791 рік 192. див. 1791 рік 193. див. 1801 рік 194. див. 1804 рік 195. див. 1804 рік 196. див. 1808 рік 1810—1819 
1810
 Карл XIV Юган Бернадот, перший член (почесний член)
 339. Карл Фредрік Фаллен
 340.  
 341.  
 342. 
 197. Гемфрі Деві 198. Мартін Генріх Клапрот 199. Авраам Готліб Вернер 200. Гаспар де Проні 201. Курт Шпренгель 202.    
 203. Александер фон Гумбольдт1812
 343. Isac af Darelli 
 344. 
 345.  
 346.  
 347. 
 348. 
 349.  
 350. 
 351. 
 352. 
 353. 
 354. 
 355. 
 157½. див. 1793 рік 204. Жорж Леопольд Кюв'є 205. Бернар де ла Віль де Ласепед 206.  207.  208. Джон Летем1813
 209. Вільям Волластон 210. Фрідріх Вільям Гершель 211. Йоганн Фрідріх Блюменбах 212.  213. Йоганн Фрідріх Гаусман 214.  
 215.  
 216.  

1815
 356. :sv:Erik af Wetterstedt
 357. :sv:Carl Peter Klintberg (af Klintberg) 
 358. :sv:Magnus Martin af Pontin
 359. :sv:Johan Bredman
 360. Carl Zetterström
 361. :sv:Peder Anker
 362. Baltzar B von Platen
 363. Нільс Габріель Сефстрьом
 364. :sv:Emanuel Rothoff
 365. :sv:Pehr Lagerhjelm
 366. :sv:Anders Frigelius
 367. Франс Міхаель Францен
 368. :sv:Jacob Gråberg
 183½. див. 1804 рік K 1.  
 K 2.  K 3. Johann David Wilhelm Sachse 
 K 4. Стевен Християн Християнович K 5. Йєнс Вілкен Горнеманн, з 1816 іноземний член № 224 K 6. :fr:Jean Baptiste Dumas (1777-1861) 
 K 7.  
 K 8. Фрідріх Ернст Людвіг фон Фішер, з 1841 іноземний член № 316 K 9.  K 10. Христіан Гендрік Персон K 11.  K 12. Вільям Джексон Гукер, з 1833 іноземний член № 283 K 13. Джон Клавдій Лаудон K 14. Генріх Шрадер K 15. :sv:August Friedrich Schweigger K 16. :fr:Jean-Antoine Fabre 
 K 17. :sv:Karl Cæsar von Leonhard K 18. :sv:Georg Wilhelm Freyreiss 

1816
 Оскар I, перший член (почесний член)
 150½. див. 1791 рік 217. Жан-Батіст Біо 218. Крузенштерн Іван Федорович 219. Карл Асмунд Рудольфі 220.  221. Jacques-Julien Houtou de La Billardière 222. Луї Ніколя Воклен 223.  223½. Довсон Тернер 224. див. 1815 рік 224½. :fr:Franz Xaver Swediaur 
 K 19.  K 20.  K 21.  K 22. :sv:Domenico Viviani 

1817
 369. :sv:Gustaf Fredric Wirsén
 370. Густав Юган Біллберг
 371. :sv:Carl Fredrik Sundvall
 372. Карл Адольф Агард
 373. 
 374. 
 375. 
 376. 
 377.  
 378. 
 379. 
 380. 
 225.  K 23. 1819
 381. 
 382. 
 383. 
 384. 
 385. 

 1820—1829 
1821
 386.  
 387. Юган Арведсон
 388. 
 389. 
 390. Свен Нільссон
 391. Юган Емануель Вікстрем
 392. Еліас Магнус Фріс
 393. 
 394.  
 395.  
 396. 
 226. :fr:Charles François le Prudhomme d'Hailly 
 227. Карл Фрідріх Гаус 228. Томас Телфорд 229. Девід Брюстер 230. Рене-Жюст Аюї 231. Жозеф-Луї Гей-Люссак 232. Луї Жак Тенар 233.  234. Йозеф Август Шультес 235. Естлі Купер 236. Антоніо Скарпа 237.  238. Johan Daniel Herholdt 
 239. :sv:David Hosack  :en:David Hosack 
 240. П'єр Андре Латрей1822
 397.  
 398. 
 399. 
 400. 
 401. 
 241.  242. Ганс Крістіан Ерстед 243. Роберт Браун 244. :sv:Arnold Hermann Ludwig Heeren1823
 245. Сімеон-Дені Пуассон 246. Фрідріх-Вільгельм Бессель 247. Ейльгард Мітчерліх 248.  249.  250.  251. Крістоф Вільгельм Гуфелянд1824
 402. 
 403. 
 404. 

1825
 405. 
 406.  
 407. 
 408. 
 409. Нільс Треш
 252. Леопольд фон Бух1826
 410. Ретціус Андрес Адольф
 411.  
 253.  254. Огюстен Пірам Декандоль 255. Жан-Батіст Сей 256. Шарль де Сісмонді1827
 412. 
 413. 
 414. 
 415.  
 416. 
 417. 
 257.  258. Генріх Вільгельм Маттеус Ольберс 259. Фрідріх Тідеман1828
 418. :sv:Johan Peter Lefrén
 419. Ганс Єрта
 420. :sv:Hans Niclas Schwan 
 260. Франсуа Араго 261. Андре-Марі Ампер 262. Томас Юнг 263. Марк Брюнель 264.  
 265.  266. номер оминуто1829
 421. :sv:Erik Harfvefeldt 
 422. :sv:Søren Christian Sommerfelt (botaniker) 
 423. :sv:John Adolf Leyonmarck (även Leijonmarck?) 
 267. Мішель-Ежен Шеврель 268. Мартін Гінріх Ліхтенштайн 269.  1830—1839 
1830
 424. 
 425. 
 426. Johan Israel af Ekström 
 427. 
 428. 
 429. 
 430. 
 270. П'єр Луї Дюлонг 271. Генріх Розе 272. Жан Батист Жозеф Фур'є1831
 431. :sv:Samuel Owen
 431½. Юган Вільгельм Цеттерстедт
 432. 
 433. 
 434.  
 435. 
 436. Johan Edström (1781-1848) 
 437.  
 273. Конрад Якоб Темінк 274. 
 275. Франсуа Мажанді
 276. Оґюстен-Луї Коші
 277.  
 278.  

1832
 438. Карл Густав Мосандер
 279.  
 280. Лоренц Окен

1833
 439. 
 440.  
 281. 
 282. Струве Василь Якович
 283. див. 1815 рік
 284. Вільгельм Даніель Йозеф Кох
 285. Жан Віктор Одуен

1834
 441. 
 442. 
 286. Фрідріх Велер
 287. 
 288. Йоганн Петер Мюллер
 289. 
 290. 
 291. 
 292. П'єр Франсуа Еме Огюст Дежан

1835
 443. 
 444. Ерік Геєр
 445. Есаяс Теґнер
 446. 
 447. 
 448.  
 449. 

1836
 450. Карл Густав фон Брінкман
 451. 
 452. 
 453. 
 454. 
 293. Йоганн Франц Енке
 294. 
 295. Крістіан Ґоттфрід Ернберг
 296. Карл Густав Карус
 297. див. 1837 рік
 298. Джон Гершель
 299. Карл Густав Якоб Якобі

1837
 455. 
 456. 
 457. 
 297. (sic!) Карл Фрідріх Філіпп фон Марціус
 300. Юстус фон Лібіх
 301. Анрі Марі Бленвіль
 302. Луї Аґассі

1838
 458.  
 459. 
 460. 
 461. 
 462. 
 303. Майкл Фарадей
 304. Жан-Батист Дюма

1839
 463. Карл Якоб Сундеваль
 464. Балтазар Матіас Кейльхау
 465. Ларс Фредрік Сванберг
 466.  
 467. 
 468. 
 305. Жан Батіст Буссенго
 306. Carlo Raffaele Sobrero

1840—1849 
1840
 469.  
 470. 
 471. Свен Людвіг Ловен
 472. 
 473.  
 307. Джордж Бідделл Ері
 308. Йоганн Генріх Фрідріх Лінк
 309. 
 310. Людвіґ Левін Якобсон
 311. Жан Сівіаль

1841
 312. :fr:Théodore Olivier
 313. :fr:Henri Prudence Gambey
 314. :sv:August Leopold Crelle
 315. :sv:Joakim Frederik Schouw
 316. див. 1815 рік
 317. :sv:Marie Jean Pierre Flourens
 318. Чарлз Белл

1842
 474. :sv:Bengt Gustaf Bredberg
 475. :sv:Albrecht Elof Ihre
 319. Франсуа Гізо
 320. :sv:Anatolij Demidov
 321. :sv:Daniel Frederik Eschricht  :da:Daniel Frederik Eschricht 
 322.   :en:Gilbert Breschet 
 323. Анрі Мільн-Едвардс

1843
 324. Іоганн Баптист Австрійський
 325. Річард Овен1844
 476. :sv:Carl Bertil Lilliehöök
 477. Magnus Huss
 478. :sv:Carl Johan Malmsten
 479. :sv:Bernt Michael Holmboe  :no:Bernt Michael Holmboe 
 480. :sv:Nils Johan Berlin

1845
 481. :sv:Anders Magnus Strinnholm
 482. Nils Ericson
 326. Поггендорф Йоганн Християн 327. :sv:Macedonio Melloni 328. Ґермар Ернст Фрідріх 329.   :en:Konrad Johann Martin Langenbeck 
 330. Карл фон Рокітанські 331. 1846
 Карл XV, перший почесний член
 Густав Шведський, перший почесний член
 483. :sv:Abraham Häggbladh
 484. Axel Erdmann
 485. :sv:Lars Johan Wallmark
 332. Фрідріх-Вільгельм Аргеландер1847
 486. :sv:Johan Gabriel Collin
 487. :sv:Fredrik Theodor Berg
 488. :sv:Gustaf Ekman (1804–1876)
 489. Андерс Фрікселл
 490. :sv:Johan Jakob Nordström
 491. :sv:Christian Stenhammar 
 492. :sv:Bror Emil Hildebrand

1848
 Оскар II, перший почесний член
 493. :sv:Jakob Vilhelm Sprengtporten
 494. :sv:Johan af Kleen
 495. :sv:Henric Reuterdahl
 496. :sv:Ludvig Manderström
 497. :sv:Israel Hwasser
 498. :sv:Carl Johan Danielsson Hill
 333. John Rennie d.y. 334. :sv:Jean-Baptiste Armand Louis Léonce Élie de Beaumont1849
 499. :sv:Magnus Thulstrup
 500. :sv:Johan Fredrik Sacklén 
 501. :sv:Carl Ulrik Sondén
 502. :sv:Christian Peder Bianco Boeck  :no:Christian Peder Bianco Boeck  
 503. :sv:Jonas Bagge 
 504. :sv:John Swartz
 505. Якоб Георг Агард

 1850—1859 
1850
 506. Андерс Йонас Ангстрем
 507. :sv:Emanuel Gabriel Björling
 335. Джон Ерікссон, з 1863 вітчизняний член № 505½
 336. Адольф Кетле 337. Артюр Морен 338. :sv:Hugo von Mohl
 339. Бер Карл Максимович
 340. Герріт Ян Мюлдер

1851
 Август Шведський, перший почесний член
 508. :sv:John Erhard Areschoug
 509. :sv:Nils Henrik Lovén
 510. Ерік Едлунд
 341. Жозеф Ліувілль
 342. Густав Кунце
 343.  
 344. Вільям Томсон
 345. Анрі Віктор Реньо
 346. Адольф Теодор Броньяр
 347. :sv:Georges Louis Duvernoy

1852
 511. :sv:Gustaf Trolle-Bonde 
 512. :sv:Ole Jacob Broch
 513. :sv:Elof Wallqvist
 514. :sv:Carl Gustaf Santesson
 348. :sv:Carl Gustaf Mannerheim
 349. Александер Браун
 350. :sv:Henry Thomas De la Beche

1853
 515. :sv:Hans Olov Holmström
 516. :sv:Johan Lorentz Aschan
 351. :sv:Nils Gustaf Nordenskiöld

1854
 517. :sv:Christian Adolf Virgin
 518. :sv:Otto Edvard Carlsund
 519. Baltzar J E von Platen
 352. Йоганн Петер Густав Лежен-Діріхле
 353. Габрієль Ламе
 354. Жан Марі Леон Дюфур

1855
 520. Gustaf Sparre
 521. :sv:Michael Sars
 522. :sv:Pehr Henrik Malmsten
 523. :sv:Lars Anton Anjou
 355. Вільгельм Едуард Вебер
 356. :sv:Johann Christoph Friedrich Klug
 357. Карл Людвіґ Блюме
 358. Шарль Люсьєн Бонапарт
 359. Урбен Левер'є
 360. Родерік Імпі Мерчісон

1856
 524. Георг Шойц
 525. :sv:Alfred Henrik Eduard Fock
 526. :sv:Johan Erik Rydqvist
 527. Юган Аугуст Вальберг, єдиний член, якого вибрали посмертно; загинув на сафарі, полюючи на слонів у Південній Африці; на час виборів у Швеції не знали про цей випадок
 528. :sv:Franz Christian Faye
 529. :sv:Edward Nonnen
 530. :sv:Johan Fredrik Fåhraeus
 531. :sv:Carl Johan Schlyter
 361. :sv:Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk
 362. :sv:Karl Theodor Ernst von Siebold

1857
 532. :sv:Jonas Samuel Bagge
 533. :sv:Johan Henrik Kreüger
 534. :sv:Carl Magnus Rydqvist
 535. :sv:Wilhelm Gumælius
 536. :sv:Nils Peter Angelin
 363. :sv:Japetus Steenstrup

1858
 537. Jean Bolinder
 538. :sv:Hampus von Post
 539. :sv:Christian Fredrik Lindman
 540. Фредрік Фердинант Карлсон
 541. Маттіас Нумсен Блітт 
 542. Йохан Август Гріпенштедт
 364. Вільгельм Гайдінґер
 365. :sv:Jan van der Hoeven
 366. Жозеф Бертран
 367. Вільгельм Петерс (зоолог)
 368. :sv:William Gravatt 
 369. Семюел Фінлі Бріз Морзе
 370. Вільям Стокс

1859
 543. :sv:Clemens Ullgren
 544. :sv:Georg Lindhagen
 545. :sv:Pehr Erik Gellerstedt
 546. Нільс Юган Андерссон
 371. Ейса Грей
 372. Альфонс Декандоль
 373. Чарльз Вітстон
 374. :sv:Michel Chevalier

1860—1869 
1860
 547. Gustaf von Düben
 548. :sv:Henning Ludvig Hugo Hamilton, відмовився від членства в 1881
 549. :sv:Olof Glas
 550. :sv:Jacob Letterstedt
 375. :sv:Johann August Grunert
 376. Роберт Вільгельм Бунзен

1861
 551. Адольф Ерік Норденшельд
 552. :sv:Christian Wilhelm Blomstrand
 553. :sv:Wilhelm Lilljeborg
 554. :sv:Leonard Fredrik Rääf
 377. Рудольф Вірхов

1862
 555. :sv:Johan Fredrik Bahr 
 556. Юхан Петтер Арреніус
 557. :sv:Per Erik Bergfalk
 558. Луї Ґергард де Геер
 378. :sv:Oskar Schlömilch
 379. Джозеф Долтон Гукер

1863
 505½. див. 1850 рік
 559. :sv:Niklas Westring
 560. :sv:Lars Wilhelm Kylberg 
 561. Карл Фредрік Ваерн
 380. :sv:James Young Simpson
 381. :sv:Evert Julius Bonsdorff
 382. :sv:Johann von Oppolzer
 383. :sv:Karl Karmarsch
 384. :sv:Johan Georg Forchhammer

1864
 385. Адольф Вільгельм Герман Кольбе

1865
 562. :sv:Anton Martin Schweigaard  :no:Anton Martin Schweigaard 
 563. Теодор Магнус Фріс
 386. Петер Андреас Ганзен
 387. Чарлз Дарвін

1866
 564. :sv:Hjalmar August Abelin
 565. :sv:Peter von Möller
 566. :sv:Hjalmar Holmgren
 567. :sv:Hans Magnus Melin
 388. Християн Август Фрідріх Петерс
 389. Фрідріх Антон Вільгельм Мікель
 390. Чарльз Лаєлл
 391. Томас Грем
 392. Герман фон Гельмгольц

1867
 568. :sv:Johan Lang
 393. Едвард Себін
 394. :sv:Auguste Nélaton

1868
 569. Тобіас Тален
 395. Вільгельм Ґрізінґер
 396. Клод Бернар
 397. Генріх Густав Магнус
 398. Вільям Джон Ранкін
 399. :sv:Julius Weisbach
 400. Жан Теодор Лакордер
 401. Генрі Чарлз Кері

1869
 570. :sv:Axel Möller
 571. :sv:Theodor Kjerulf
 572. Carl Stål
 573. :sv:Carl Skogman
 574. :sv:Carl Arendt Ångström
 402. Вільгельм Гофмейстер 
 403. :sv:Carl Ludwig

1870—1879 
1870
 575. Отто Мартін Торелл
 576. :sv:Claes Adolf Adelsköld
 577. :sv:Anders Fredrik Regnell
 578. :sv:Frederik Stang
 579. :sv:Wilhelm Erik Svedelius
 580. :sv:Knut Styffe
 581. :sv:Carl Abraham Pihl
 582. :sv:Carl Johan Tornberg
 404. Марселен Бертло
 405. :sv:Albrecht von Graefe
 406. Джон Тіндаль
 407. Вільгельм Рошер
 408. Йоахім Барранд
 409. Джеймс Педжет
 410. :sv:Felix von Niemeyer
 411. :sv:Friedrich Gustav Jacob Henle

1871
 583. :sv:Axel Key
 584. Пер Теодор Клеве
 412. Луїджі Федеріко Менабреа
 413. Джордж Бентам
 414. Шарль Ежен Делоне
 415. Джеймс Дуайт Дана
 416. :sv:William Farr
 417. Генріх фон Бамбергер

1872
 585. :sv:August Almén
 586. :sv:Johan August Hugo Gyldén
 587. :sv:Carl Bergstedt
 418. Август Вільгельм фон Гофман
 419. Джон Кауч Адамс
 420. :sv:Edmond Louis René Tulasne
 421. , під час виборів був уже чотири дні покійний

1873
 588. :sv:Carl Erik Bergstrand
 589. :sv:Gustaf Robert Dahlander
 590. :sv:Robert Rubenson
 591. :sv:Henrik Gerhard Lindgren
 422. Мішель Шаль
 423. Ернст Едуард Куммер
 424. Анрі Треска 
 425. :sv:Gustave-Adolphe Hirn
 426. :sv:Gustav Anton Zeuner
 427. Жан Шарль Галісард Маріньяк

1874
 592. :sv:Viktor Eggertz
 593. :sv:Johan Gustaf Swartz
 594. :sv:Carl Gustaf Styffe
 428. Теодор Шванн
 429. Томас Генрі Гакслі
 430. :sv:Peter von Tunner
 431. Генріх Луї д'Аррест

1875
 595. :sv:Herman Schultz
 596. :sv:Sten Stenberg
 597. :sv:Fredrik Laurents Ekman
 598. Фредрік Адам Смітт
 599. :sv:Herman Theodor Daug
 600. Ларс Фредрік Нільсон
 601. :sv:Maximilian Victor Odenius
 602. :sv:Richard Åkerman
 432. :sv:Ludvig August Colding
 432½. :sv:Hermann Franz Moritz Kopp
 433. Марко Мінгетті
 434. Струве Отто Васильович
 435. :sv:Alfred Des Cloizeaux
 436. Саймон Ньюком

1876
 603. :sv:Hans Ludvig Forssell
 604. :sv:Fredrik Areschoug
 605. :sv:Alfred Elis Törnebohm
 606. :sv:Anton Sjögren
 437. :sv:Wilhelm von Beetz
 438. :sv:Oswald Heer
 439. :sv:Peter Ludvig Panum

1877
 Густав V, перший почесний член
 607. :sv:Christian Lovén
 608. :sv:Tord Tamerlan Teodor Thorell
 609. :sv:Daniel Cornelius Danielssen
 610. :sv:Anton Niklas Sundberg
 611. :sv:Carl Gustaf Malmström
 440. Рудольф Лейкарт
 441. Арман Іпполіт Луї Фізо
 442. Генріх Антон де Барі
 443. :sv:Nathanael Pringsheim
 444. Джованні Скіапареллі

1878
 612. :sv:Carl Oskar Troilius
 613. Оскар Діксон
 614. :sv:Sophus Bugge, 3 1905 іноземний член № 444½
 615. :sv:Gustaf Lindström
 616. :sv:Nils Peter Hamberg
 617. Вейт Брехер Віттрок
 445. Рудольф Клаузіус
 446. :sv:William Bowman
 447. Луї Пастер
 448. :sv:Franciscus Cornelis Donders</small> 

1879
 618. :sv:Axel Nyblæus
 619. :sv:Gustaf Retzius
 449. Джозеф Вітворт

1880—1889 
1880
 Оскар Карл Август Бернадотт, перший почесний член
 620. :sv:Alarik Frithiof Holmgren
 621. Свен Берггрен
 450. Франц Рело
 451. :sv:Paul Leroy Beaulieu
 452. Карл Вільгельм Сіменс
 453.  
 454. Юліус Томсен

1881
 622. :sv:Olof Hammarsten
 623. :sv:Gustaf Ljunggren
 624. :sv:Nils Dunér
 625. :sv:Christian Cavallin
 455. Карл Веєрштрас
 456. Шарль Ерміт

1882
 Карл Шведський, перший почесний член
 626. :sv:Frans Reinhold Kjellman
 457. Рудольф Альберт Келлікер
 458. Ернст Гекель

1883
 627. Йоста Міттаг-Леффлер
 628. :sv:Per Hedenius
 459. Вільям Гаґґінс
 460. :sv:Carl Remigius Fresenius
 461. Альберт Гюнтер
 462. Теодор Більрот
 463. :sv:Gustav Heinrich Wiedemann
 464. :sv:Carl Wilhelm von Nägeli

1884
 629. :sv:Carl Gottreich Beijer
 630. :sv:Johan Theofron Munktell
 631. :sv:Tycho Tullberg
 632. Йоган Г'ялмар Тіль
 633. :sv:Johan Erik Cederblom
 634. :sv:Lars Landgren
 635. :sv:Johan Wolter Arnberg
 636. :sv:Elis Sidenbladh
 637. :sv:Olof Gustaf Nordenström
 465. П'єр-Жозеф ван Бенеден
 466. Альфред Нобель
 467. Адольф фон Беєр

1885
 638. :sv:Alfred Gabriel Nathorst
 639. :sv:Carl Hammarskjöld
 468. Еугеніус Вармінг
 469. Карл Генрих Фердинанд Розенбуш
 470. Макс фон Петтенкофер
 471. Ернст Вільгельм фон Брюке
 472. :sv:Robert Henry Thurston
 473. Альфонс Мілн-Едвардс
 474. Карл Гегенбаур

1886
 640. :sv:Per Gustaf Rosén
 641. :sv:Matths Falk
 642. Густаф де Лаваль
 643. :sv:Carl Fabian Björling
 644. :sv:Carl Jacob Rossander
 645. :sv:Albert Ehrensvärd den äldre
 475. :sv:Sextus Otto Lindberg
 476. :sv:Edmond Becquerel

1887
 646. :sv:Rudolf Cronstedt
 647. :sv:Otto Nordstedt
 648. :sv:Edward Clason
 649. :sv:Pehr Ehrenheim
 477. Ісаак Лотіан Белл
 478. :sv:Aimé-Henry Résal
 479. Жан-Мартен Шарко
 480. :sv:Adolf Georg Soetbeer

1888
 650. :sv:Victor Bäcklund
 651. :sv:Claes Theodor Odhner
 652. :sv:Hugo Hildebrand Hildebrandsson
 481. :sv:Édouard Bornet
 482. :sv:William Crawford Williamson
 483. :sv:Franz Grashof
 484. Людвіг Больцман

1889
 Принц Євген Шведський, перший почесний член
 653. :sv:Sven Otto Pettersson
 654. :sv:Johan August Ahlstrand
 655. Anders Lindstedt
 656. :sv:Göthe Wilhelm Svensson
 657. :sv:Viktor Rydberg
 658. :sv:Peter Klason
 659. :sv:Carl Edvard Ekman
 485. Джозеф Лістер
 486. Жан Серве Стас
 487. :sv:Karl Johann Maximowicz
 488. Еміль Дюбуа-Реймон

1890—1899 
1890
 660. :sv:Thorkil Halvorsen Aschehoug, з 1904 іноземний член № 488½
 661. :sv:Klas Bernhard Hasselberg
 662. Вальдемар Крістофер Бреггер, з 1904 іноземний член № 489½
 663. Магнус Нюрен
 664. :sv:Magnus Ragnar Bruzelius
 665. :sv:Robert Tigerstedt, з 1904 іноземний член № 546
 490. Томас Алва Едісон

1891
 666. :sv:Hans Hildebrand
 491. :sv:Heinrich von Wild
 492. Адольф Енглер

1892
 667. :sv:Oscar Widman
 668. :sv:Magnus Blix
 493. :sv:Alfred Cornu
 494. :sv:Louis Xavier Édouard Léopold Ollier
 495. Якоб Гендрік Вант-Гофф
 496. Артур Ауверс
 497. Фелікс Тіссеран
 498. :sv:Gabriel Auguste Daubrée
 499. :sv:Wilhelm His
 500. Клеменс Вінклер
 501. Фердинанд Мюллер

1893
 669. :sv:Knut Ångström
 670. :sv:Hjalmar Heiberg
 502. :sv:Carl Frederik Tietgen
 503. Роберт Кох
 504. Чебишов Пафнутій Львович
 505. :sv:Simon Schwendener
 506. :sv:Friedrich Daniel von Recklinghausen

1894
 671. :sv:Ernst Ödmansson
 672. :sv:Robert Almström
 507. :sv:Silvanus P. Thompson
 508. :sv:Henri de Lacaze-Duthiers
 509. Генрі Ровланд
 510. :sv:Johan Wilhelm Runeberg
 511. Шарль Фрідель
 512. :sv:Pierre Émile Levasseur
 513. Герман цу Зольмс-Лаубах
 514. :sv:Rudolf Peter Heinrich Heidenhain

1895
 673. :sv:Christopher Aurivillius
 674. Оскар Монтеліус (археолог)
 515. :sv:Hieronymus Georg Zeuthen
 516. Едуард Зюсс
 517. Адольф Ойґен Фік
 518. Sir :sv:William Henry Flower
 519. :sv:Melchior Treub

1896
 675. :sv:Gustav Zander
 676. :sv:Knut Olivecrona
 677. Есаяс Теґнер-молодший
 520. :sv:Charles Jacques Bouchard 
 521. Вільям Джордж Армстронг
 522. :sv:Archibald Geikie
 523. :sv:Friedrich von Hefner-Alteneck
 524. :sv:Eleuthère Mascart

1897
 678. Хельґо Зетерваль
 679. :sv:Salomon Eberhard Henschen
 680. :sv:Per Wilhelm Almqvist
 681. :sv:Claes Annerstedt
 525. Баклунд Оскар Андрійович
 526. Вільгельм Пфеффер
 527. :sv:Robert Giffen
 528. Анджело Моссо
 529. :sv:Francesco Brioschi
 530. Джон Вільям Стретт (лорд Релей)
 531. Вільям Рамзай
 532. Август Вейсман
 533. :sv:Louis Nicolas Grandeau

1898
 682. :sv:Karl Mörner
 683. :sv:Karl Bohlin
 684. :sv:Göran Fredrik Göranson
 685. Карл Шарльє
 686. :sv:Henrik Gustaf Söderbaum
 687. :sv:Artur Immanuel Hazelius
 534. :sv:Wilhelm Kühne
 535. :sv:Immanuel Lazarus Fuchs
 536. :sv:Anton Dohrn
 537. :sv:Franz von Leydig

1899
 688. :sv:Johan Gustaf Wiborgh
 689. :sv:Elof Kristofer Tegnér
 690. :sv:Hjalmar Sjögren
 691. Wilhelm Tham
 538. :sv:Edvard Hjelt
 539. :sv:Sophus Mads Jørgensen
 540. Александер Аґассіс
 541. Вільгельм Конрад Рентген

XX століття

1900—1909 
1900
 692. :sv:Henrik Ragnar Törnebladh
 693. :sv:Theodor Nordström
 694. :sv:Knut Fredrik Söderwall
 695. :sv:Erik Wilhelm Dahlgren
 696. Георг Оссіан Сарс, з 1905 іноземний член № 545a.
 697. :sv:Erik Johan Ljungberg
 698. :sv:Anders Nicolai Kiær, з 1905 іноземний член № 545b.
 542. Еміль Теодор Кохер
 543. Вільям Генрі Вайт
 544. Анрі Пуанкаре
 545. :sv:Albert Jean Gaudry

1901
 699. :sv:Frans Wilhelm Warfvinge
 700. :sv:Gustaf Gilljam
 701. :sv:John Berg
 702. :sv:Edvard Phragmén
 703. 
 704. Сванте Август Арреніус
 705. :sv:Carl Yngve Sahlin
 706. :sv:Gerhard Holm
 707. :sv:Claës Gustaf Adolf Tamm
 546. див. 1890 рік
 547. :sv:Vincenz Czerny
 548. :sv:Ludwig von Tetmajer
 549. Жан Гастон Дарбу
 550. Луїджі Кремона
 551. Еміль Ру
 552. :sv:John Lubbock (Lord Avebury)
 553. Альбрехт Коссель

1902
 :sv:Konstantin Konstantinovich, почесний член
 708. Gerard De Geer
 709. :sv:Axel Wirén
 710. :sv:Johan Widmark
 711. :sv:Johan Martin Lovén
 712. :sv:Sven Gustaf Hedin
 713. :sv:Edvard Welander
 714. Юган Август Брінелль
 554. Семюел Пірпонт Ленглі
 555. Леопольд Мехелін
 556. Фрідріх Кольрауш (фізик)
 557. :sv:Heinrich Weber
 558. :sv:André Victor Cornil
 559. :sv:Christian Christiansen

1903
 715. :sv:Henrik Mohn, з 1905 іноземний член № 559½.
 716. :sv:Åke Gerhard Ekstrand
 560. Поль Пенлеве
 561. :sv:Oscar Hertwig

1904
 488½. див. 1890 рік
 489½. див. 1890 рік

1905

1904 року у Шведській королівській академії наук прийнято нові засади. Змінилася класифікація, замість дев'яти стало одинадцять класів. За цією системою з 1905 року можна було обирати нових членів, які, згідно із старими правилами, не могли бути прийняті. Зокрема, 11 клас — це «інші науки, заслуги в наукових дослідженнях». Однією з причин запровадження цих змін став розпад Персональної унії, внаслідок якого норвезькі члени автоматично стали іноземними.

 717. Anders Wiman
 718. :sv:Hugo Hamberg
 719. :sv:Arvid Gustaf Högbom
 720. :sv:Bengt Jönsson
 721. :sv:Gottfrid Adlerz
 722. :sv:Karl Gustaf Lennander
 723. :sv:Gustaf Granqvist
 724. :sv:Axel Hamberg
 725. :sv:David Bergendal
 726. Альвар Гульстранд
 727. Гаральд Єрне
 728. Івар Отто Бендиксон
 729. :sv:Nils Gustaf Ekholm
 730. Свен Гедін
 731. Ейнар Леннберг
 732. 
 733. :sv:Klas Linroth
 734. :sv:Olof August Danielsson
 735. :sv:Ivar Afzelius
 736. Карл Давід аф Вірсен
 444½. див. 1878 рік
 545a. див. 1900 рік
 545b. див. 1900 рік
 562. Герман Еміль Фішер
 563. Менделєєв Дмитро Іванович
 564. Станіслао Канніццаро
 565. :sv:Johan Nordal Fischer Wille  :en:Nordal Wille 
 566. :sv:Vilhelm Thomsen
 567. Вільгельм Б'єркнес
 568. :sv:Albert Heim
 569. Філіп Едуард Антон фон Ленард
 570. :sv:Charles Van Hise
 571. :sv:Karl von Amira
 572. :sv:Friedrich Robert Helmert
 573. Густав Чермак
 574. :sv:Henry Marion Howe

1906
 Густав VI, почесний член
 737. :sv:Ernst Danielson
 575. Вільям Морріс Девіс
 576. Вільгельм Дерпфельд
 577. :sv:Gustav Schwalbe
 578. :fr:Georges Perrot
 579. :sv:James Bryce
 580. Альберт Абрагам Майкельсон
 581. Гульєльмо Марконі
 582. :sv:Ludvig Wimmer 
 583. :sv:Julius von Hann
 584. :it:Edoardo Brizio 

1907
 738. Сванте Самуел Мурбек
 739. :sv:Isak Gustaf Clason
 740. :sv:Vilhelm Carlheim-Gyllensköld
 585. :sv:Ernest Hamy  :fr:Ernest Hamy 
 586. :sv:Carl Gustaf Estlander 587. Теодор Вільям Річардс 588. Анрі Луї Ле Шательє 589. :sv:Eduard Zeller 590. Артур Еванс 591.  592. :sv:Otto Hjelt1908
 :sv:Prins Wilhelm, почесний член
 741. :sv:Gustaf Gröndal
 742. :sv:Henrik Schück
 743. :sv:Gottfrid Billing
 744. :sv:Johan August Harald Hammar
 745. :sv:Carl Magnus Fürst
 746. :sv:Emil Hildebrand
 747. :sv:Oscar Carlgren
 593. :sv:Salomon Reinach 594. Віто Вольтерра 595. Генрих Брунер 596. Рудольф Крістоф Ойкен 597. :sv:Wilhelm von Waldeyer 598. Адольф фон Гарнак 599. Джозеф Джон Томсон 600. Еміль Крепелін 601. :sv:Heinrich Müller-Breslau1909
 748. :sv:Bror Yngve Sjöstedt
 749. Густаф Лагерхейм
 602. Генрі Ферфілд Осборн 603. :sv:Hans William Scharling  :da:H. William Scharling 
 604. Вільгельм Оствальд 605.  606. :sv:Heinrich Bruns 607. :sv:Franz Eilhard Schulze 1910—1919 
1910
 750. :sv:Johan Erik Johansson 
 751. :sv:Charles Ernest Overton
 752. Гельґе фон Кох
 608. Ернест Резерфорд 609. Джордж Дарвін 610. Марі Кюрі 611. :sv:Arnold Lang 612. Ойґен фон Бем-Баверк 613. Пауль Ерліх 614. Девід Ґілл 615. Гуго де Фріз 616. Камілло Гольджі 617. 1911
 753. :sv:Hans Oscar Juel
 754. :sv:Johan Gunnar Andersson
 755. 
 756. :sv:Gustaf Richert
 757. :sv:Johan Christian Moberg
 758. :sv:Carl Arvid Lindström
 759. :sv:Klas Sondén
 618. Джон Ньюпорт Ленглі 619. :sv:Giacomo Ciamician  :en:Giacomo Luigi Ciamician 
 620. Альфред Маршалл 621. :sv:Emanuel Nobel, раніше шведський член № 758½.

1912
 760. :sv:Karl Langenskiöld
 761. Фредерік Вахтмейстер
 622. Роберт Еббот Гадфілд 623. Девід Прейн 624. :sv:Julius von Wiesner 625. :sv:Bernhard Naunyn  :en:Bernhard Naunyn 
 626. Давид Гільберт 627. Ульріх фон Віламовіц-Меллендорф1913
 762. Carl Mörner
 763. Яльмар Гаммаршельд
 764. Теодор Сведберг
 765. Нільс Густав Дален
 766. :sv:Axel Kock
 767. Карл Аксель Магнус Ліндман
 628. :sv:George William Hill 629. :sv:Hermann Immanuel Rietschel 630.  631. Жан Анрі Фабр 632. :sv:Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt Steenstrup  :da:Johannes Steenstrup 

1914
 768. :sv:Emil Holmgren
 769. Ганс Карл Август Сімон фон Ойлер-Хельпін
 770. Ерік Івар Фредгольм
 771. Карл Густав Кассель
 772. :sv:Rutger Sernander
 633. Якобус Корнеліус Каптейн 634. :sv:Harald Westergaard 635. Якоб Юганнес Седергольм 636. :sv:Charles Edouard Augustin Imbeaux 
 637. :sv:Albin Haller 638. Джордж Альберт Буленджер 639. Вільям Воллес Кемпбелл 640. Вільгельм Рамзай 641. Джон Бейтс Кларк 642. :sv:Luigi Pigorini1915
 773. Едвард Гуґо фон Цайпель
 774. Карл Сварц
 643. :sv:Johann Wilhelm Spengel 
 644. Анрі Деландр 645. Девід Стар Джордан 646.  
 647. :sv:Francis Hagerup  :en:Francis Hagerup 

1916
 775. Отто Норденшельд
 776. :sv:Alfred Pettersson 
 648.  649. Дюкенфілд Генрі Скотт 650. Сантьяґо Рамон-і-Кахаль 651. Adolf Ossian Aschan 
 652. Жуль Борде 653. :sv:Alfred Angot 
 654. Вільям Крукс 655. 1917
 777. :sv:Wilhelm Palmær
 778. :sv:Adolf Noreen
 779. Густав Отто Розенберг
 656. :sv:Anton von Eiselsberg 657. Карл фон Гебель 658. Едвард Чарлз Пікерінг 659. Адольф Вагнер 660. Ернст Леонард Ліндельоф 661. Струве Герман Оттович 662. Теодор Курціус 663. :sv:William Stuart Halsted  :en:William Stewart Halsted? 

1918
 780. :sv:Nils Wohlin
 664. :sv:Karl Helfferich 665. Вільгельм Він 666. :sv:Wilhelm Erb1919
 781. :sv:Adolf Appellöf
 782. :sv:Ludvig Stavenow
 667. Фредерік Содді 668. Гуґо фон Зеліґер 669. :sv:Georg von Mayr 670. Édouard Benjamin Baillaud 671. Шарль Едуар Ґійом 672. Вальтер Герман Нернст 673. Wilhelm Ludvig Johannsen 674. :sv:Charles Doolittle Walcott 1920—1929 
1920
 783. :sv:Johan Thyrén
 784. :sv:John Forssman
 785. :sv:Hans Wallengren
 786. :sv:Christian Barthel
 787. :sv:Bror Gadelius
 788. :sv:David Davidson
 675. :sv:Johan Herman Lie Vogt 676. Жак Соломон Адамар 677. :sv:Antonino Borzi 678. Гаральд Геффдінг 679. :sv:Svante Elis Strömgren1921
 789. :sv:Wilhelm Leche
 790. :sv:Carl Wilhelm Oseen
 791. :sv:Nils Svedelius
 680. :sv:Max Rubner 681. :sv:Julius Lassen 682. Макс Карл Вільгельм Вебер 683. :sv:Søren Peder Lauritz Sørensen 684. :sv:Roland Thaxter1922
 792. :sv:Wilhelm Sjögren
 793. Манне Сігбан
 794. :sv:Axel Enström
 795. :sv:Samuel Clason
 796. :sv:Henning Pleijel
 797. :sv:Axel Gavelin
 798. :sv:Frans Kristoffer Kempe
 685. Макс Планк 686. Август Крог 687. Георг Фернан Ізідор Відаль 688. Жан Батист Перрен
 689. :sv:Sigval Schmidt-Nielsen
 690. Макс Вольф1923
 799. 
 800. :sv:Edvard Jäderin
 801. :sv:Axel Wallén
 802. :sv:Gösta Forssell
 691. :sv:Paul Flechsig 692. Гендрік Антон Лоренц 693. Герлуф Вінге 694. Едуард Меєр 695. :sv:Eduard Sievers1924
 803. :sv:Östen Bergstrand
 804. :sv:Carl Benedicks
 805. :sv:Herman Nilsson-Ehle
 806. :sv:Erik Albert Holmgren
 807. :sv:Isak Collijn
 808. Per Persson
 696. :sv:Ludwig Plate 697. :sv:Rabbe Axel Wrede 698. Віллем Ейнтовен 699. Карл Корренс 700. :sv:William Napier Shaw 701. Готліб Габерландт 702. Джон Мейнард Кейнс 703. Френсіс Ісідро Еджворт1925
 809. :sv:Teodor Odhner
 810. Натан Седерблюм
 811. Johan Sandström
 812. Ернст Триґґер
 813. :sv:Jon Sigurd Curman
 704. Альбрехт Пенк 705. Джордж Еллері Гейл 706. :sv:Niels Erik Nørlund 707. Johan Ludvig Heiberg 708. Карл Ауер фон Вельсбах 709. :sv:Knud Helge Faber 710. Оскар фон Міллер 711. Ладіслаус Борткевич1926
 814. 
 815. Роберт Еліас Фріс
 816. :sv:Evald Lidén
 817. Торстен Карлеман
 818. :sv:Carl Wiman
 712. Ганс Лютер 713. Чарлз Скотт Шеррінгтон 714.  715. 1927
 819. :sv:Ivar Broman
 820. :sv:Erik Stensiö
 716. :sv:Adolph Erman 717. Юліус Вагнер-Яурегг 718. Томас Гант Морган 719. Антуан Лакруа 720. :sv:Louis Dollo 721. Шарль Ніколь1928
 821. :sv:Thorsten Thunberg
 822. K.A. Wallenberg
 823. Otto von Friesen
 824. :sv:Fritz David Carlson
 825. Бертіль Ліндблад
 826. :sv:Filip Åkerblom
 827. :sv:Henrik Munthe
 828. :sv:Henrik Hesselman
 722. Marcelle Eugène Émile Gley 723. Ріхард Веттштайн 724. Якоб Вакернагель 725. :sv:Friedrich Becke 726. Альберт Ейнштейн 727. :sv:Kristian Erslev 728. Пауль Вальден 729. Поль Сабатьє 730. Нільс Бор1929
 829. :sv:Nils Holmgren
 830. :sv:Karl Bernhard Wiklund 
 831. :sv:Nils von Hofsten
 832. :sv:Martin P:son Nilsson
 833. :sv:Axel Hägerström
 731. :sv:Richard Pfeiffer 732. Гілберт Ньютон Льюїс 733. :sv:Anton Julius Carlson 1930—1939 
1930
 834. :sv:Edvard Hubendick
 835. :sv:Ludwig Ramberg
 836. :sv:Tore Gustaf Emanuel Lindmark
 734. Карл Ландштайнер 735. :sv:Gustav Adolf Deissmann1931
 837. :sv:Erik Wilhelm Hulthén
 838. :sv:Thore Halle
 839. :sv:Gustaf Fredrik Göthlin
 840. :sv:Bengt Ivar Hesselman
 841. Карл Скоттсберг
 842. :sv:Einar Key
 736. Ганс Вінклер 737.  738. Gilbert Murray 739. Рамон Менендес Підаль 740. 
 741. Сідней Фредерік Гармер
 742. Анрі Піренн
 743. Вальдемар Ліндгрен
 744. Крістен Раункер
 745. Анрі Бергсон

1932
 843. :sv:Henrik Kreüger
 844. :sv:Eli Filip Heckscher
 746. Аурел Стодола
 747. Віктор Моріц Гольдшмідт
 748. :sv:Richard Hesse  :en:Richard Hesse 
 749. :sv:Magnus Bernhard Olsen
 750. :sv:Alexander Loveday
 751. Ріхард Мартін Вільштеттер
 752. Генрі Дейл
 753. 
 754. Артур Еддінгтон
 755. :sv:Erwin Baur

1933
 845. :sv:Bror Holmberg
 846. :sv:Hans Christian Jacobæus
 847. :sv:Arne Westgren
 848. :sv:Helge Knut Hjalmar Almquist
 849. :sv:Gregori Aminoff
 756. 
 757. Фліндерс Пітрі
 758. :sv:Ludwig Diels

1934
 850. :sv:Einar Harald Löfstedt
 851. :sv:Axel Edvin Lindh
 852. :sv:Knut Jonas Elias Hesselman
 853. :sv:Daniel Strömholm
 854. :sv:Klas Bernhard Johannes Karlgren
 759. Ґодфрі Гарольд Гарді
 760. Гарві Кушинг
 761. Виноградський Сергій Миколайович
 762. :sv:Albert Charles Seward
 763. Реджиналд Олдворт Делі 764. Ернест Александрсон
 765. Роберт Робінсон
 766. :sv:Frank Dawson Adams  :en:Frank Dawson Adams 

1935
 855. :sv:Nils Olof Zeilon
 856. :sv:Gustaf Adolf Ising
 857. Вагн Вальфрід Екман
 858. :sv:Per Johan Holmquist
 859. :sv:Eilert Ekwall
 860. :sv:Robin Sanno Fåhræus
 767. Ейнар Герцшпрунг
 768. Арчибальд Гілл
 769. :fr:Camille Sauvageau
 770. Бедржих Грозний

1936
 861. :sv:Marcel Riesz
 771. Ульрих Вількен
 772. :sv:Arthur Smith Woodward
 773. :sv:Peder Oluf Pedersen  :en:Peder Oluf Pedersen 
 774. Пауль Теодор Уленгут
 775. :sv:Haaken Hasberg Gran  :en:Haaken Hasberg Gran 
 776. Карл Бош

1937
 862. :sv:Einar Hammarsten
 863. :sv:Arne Beurling
 864. :sv:Sven Ekman
 777. :sv:John Harold Clapham  :en:John Clapham 
 778. :sv:Carl Jørgen Wesenberg-Lund  :da:Carl Wesenberg-Lund 
 779. Йоган Гейзинга
 780. Ірвінг Ленгмюр
 781. :sv:Yrjö Hirn

1938
 865. :sv:Nils Gunnar Frithiofsson Holmgren
 866. :sv:Axel Rudolf Lindblad
 867. :sv:Erik Matteo Prochet Widmark
 868. :sv:Göran Liljestrand
 869. :sv:John Runnström
 782. Пауль Нігглі
 783. Овен Вільямс Річардсон
 784. :sv:Edwin Stephen Goodrich
 785. :sv:Ross Granville Harrison  :en:Ross Granville Harrison 
 786. Волтер Сідні Адамс
 787. Гольгер Педерсен
 788. :sv:Peter Boysen Jensen
 789. Джон Моріс Кларк
 790. :sv:Hans Lietzmann
 791. Гарлоу Шеплі
 792. Луї де Бройль

1939
 870. :sv:Sven Dag Wicksell
 871. :sv:Gunnar Malmquist
 872. :sv:Lennart von Post
 873. :sv:Johan Harald Kylin
 874. :sv:Bertil Hanström
 875. :sv:Erik Agduhr
 876. :sv:Karl Ragnar Liljeblad
 877. Per Adolf Geijer
 878. Gunnar Samuelsson
 879. Арне Тіселіус
 880. :sv:Hans W:son Ahlmann
 881. :sv:Sigurd Nauckhoff
 882. Marcus Wallenberg
 883. :sv:Axel Westman
 884. :sv:Percy Quensel
 885. :sv:Walter Gyllenberg
 793. Йоганнес Ніколаус Брьонстед 794. Арттурі Ілмарі Віртанен 795. :sv:Sigurd Kloumann 1940—1949 
1940
 886. :sv:Gunnar Rudberg
 887. :sv:Gösta Häggqvist
 888. :sv:Bo Östen Undén
 889. :sv:Johan Wilhelm Nordenson
 890. :sv:Nils Antoni
 891. :sv:Hugo Laurell
 892. :sv:Carl Olov Lundblad
 797. Пентті Ескола 798. :sv:Knud Aage Buchtrup Sand 799. :sv:Hermann Stieve1941
 893. :sv:Arvid Hedvall
 894. :sv:Carl Harald Cramér
 800. :sv:Jarl Axel Wasastjerna 801. :sv:Thomas Lewis  :en:Thomas Lewis (cardiologist)  
 802. :sv:Arthur Louis Day  :en:Arthur Louis Day 
 803. Гарольд Клейтон Юрі1942
 895. :sv:Gudmund Borelius
 896. :sv:Gösta Bagge
 897. :sv:Gunnar Hägg
 898. Гуґо Теорель
 804. :sv:Ludwig Dreyfus,3 1955 шведський член № 988
 805. Еміль Борель 806. Дєрдь де Гевеші, 3 1951 шведський член № 965
 807. :sv:Øjvind Winge 808. Пауль Каррер 809. :sv:Georg von Munthe af Morgenstierne1943
 899. :sv:H.S. Nyberg
 900. :sv:Henrik G. Lundegårdh 
 901. :sv:Karl Myrbäck 
 902. Нільс Геріберт-Нільссон 
 903. Валодді Вейбулл
 904. :sv:Elias Melin
 905. :sv:Trygve Nagell 
 906. :sv:Leonard Jägerskiöld
 907. :sv:Arne Fredga
 908. :sv:Axel Johannes Malmquist
 909. Ерік Ліндаль
 810. Отто Ган 811. :sv:Eino Kaila 812. :sv:Peter Esch Raaschou 813. :sv:Werner Wilhelm Jaeger  :en:Werner Jaeger 
 814. :sv:Johannes Hjelmslev 815. Вільям Лоренс Брегг 816. Ростовцев Михайло Іванович 817. :sv:Elmer McCollum 818. :sv:Anker Engelund 819. Генріх Вельфлін1944
 910. 
 911. :sv:Birger Ekeberg
 912. Рагнар Граніт
 913. :sv:Gottfrid Stålfelt
 914. :sv:Bo Kalling
 915. Рольф Максиміліан Зіверт
 820. :sv:Frederick Orpen Bower  :en:Frederick Orpen Bower 
 821. :sv:Theodor Mortensen1945
 916. Väinö Tanner
 917. :sv:Sixten Bock
 918. Оскар Клейн
 919. :sv:Ivar Waller
 920. :sv:Erik Jorpes
 921. Гуннар Мюрдаль
 922. :sv:Fredrik Ljungström
 923. :sv:Gert Bonnier
 924. :sv:Håkan Sterky
 925. :sv:Gustaf Bergmark
 926. :sv:Axel Gustaf Emanuel Hultgren
 822. Гарольд Спенсер Джонс 823.  824. Henry Ussing 825. Бернардо Альберто Усай 826. Ліза Майтнер, з 1951 шведський член № 968
 827. :sv:Albert Joseph Maria Defant  :de:Albert Defant 
 828. Джордж Маколей Тревельян1946
 927. :sv:Georg Sigfrid Kahlson
 928. :sv:Nils H. Magnusson
 929. :sv:Åke Olof Åkerlund
 930. Свен Хорстадіус
 931. Ульф фон Ейлер
 932. :sv:Nils Odhner
 829. David Meredith Watson 830. Герберт Спенсер Гассер 831. Елмер Дрю Меррілл 832. :sv:Charles Judson Herrick 833. :sv:John Chipman 834. Герман Джозеф Мюллер 835. Рональд Фішер 836. :fr:Gabriel-Émile Bertrand 837. Герман Вейль 838. Джейкоб Вайнер1947
 933. Карл Рудольф Флорін
 934. :sv:Bengt Edlén
 935. :sv:Yngve Öhman
 936. Гельґе Єтрік Баклунд
 937. :sv:David Enskog
 938. :sv:Harry von Eckermann
 939. :sv:Harald Norinder
 940. :sv:Hilding Köhler
 941. Tor Harald Bergeron
 942. Ганнес Альвен
 943. Olof Rydbeck
 944. :sv:Sven Tunberg
 839. :sv:Ernst Gäumann 840. Артур Голмс 841. Карл Сундман 842. Макс фон Лауе 843. Карл-Густав Россбі1948
 945. 
 946. :sv:Gunnar Säve-Söderbergh
 947. Бертіль Улін
 948. :sv:Harald Nordenson
 949. :sv:Hilding Faxén
 950. :sv:Erik Norin
 951. Assar Robert Hadding
 952. Андерс Кнутсон Ангстрем
 844. Джон Дуглас Кокрофт 845. :sv:Alexander Luther 846. :sv:Hans Christian Hagedorn 847. Джон Гікс 848. Бенедетто Кроче 849. :sv:Bjørn Helland-Hansen 850. Джон Ідензор Літлвуд 851.  852.  853. Едвард Віктор Епплтон 854. Sydney Chapman 855. Ян Гендрик Оорт 856. :sv:Felix Machatschki 857.  858. Jakob Aall Bonnevie Bjerknes 859. :it:Antonino Lo Surdo1949
 953. :sv:Per Eric Lindahl
 954. :sv:Carl Schalén
 955. :sv:Arne Müntzing
 956. Martin Lamm
 957. Ейнар Дю Рі
 860. Бено Гутенберг 861. Карл Стермер 862. Гарольд Джеффріс 863. Бенґт Стремґрен 864. Роберт Брум 1950—1959 
1950
 958. 
 959. :sv:Johan Nordström
 960. :sv:Halvard Liander
 865. :sv:Irving Widmer Bailey 866. Раґнар Фріш 867. Гаральд Бор1951
 961. :sv:Erik Wellander
 962. :sv:Arthur Montgomery
 963. :sv:Carl Malmström
 964. :sv:Torsten Sjögren
 965. див. 1942 рік 966. :sv:Gösta Lundqvist
 967. :sv:Gustaf Troedsson
 968. див. 1945 рік 868. :sv:Harry Federley 869. :sv:Einar Hille 870. :sv:Paul Alfred Weiss 871. Гендрік Крамерс 872. :sv:Karl Johann Freudenberg1952
 :sv:Prins Bertil, почесний член
 969. :sv:Otto Frostman
 970. Нільс Анлунд
 971. :sv:Åke Pleijel
 972. :sv:Nils Ahrbom
 873. :sv:August Thienemann 874. Ернест Орландо Лоуренс 875. :sv:Gunnar Castrén 876. Едгар Дуглас Едріан 877. Карл фон Фріш 878. Макс Борн 879. :sv:Herbert McLean Evans1953
 973. Торбйорн Касперссон
 974. :sv:Lars Gårding
 975. :sv:Yngve Zotterman
 976. :sv:Nils Herlitz
 977. Ерік Гультен
 880. Gerhard Rohlfs 881. :sv:Louis Massignon 882. :sv:Olaf Holtedahl 883. :sv:Giacomo Fauser 884. :sv:Otto Renner1954
 978. 
 979. Рікард Сандлер
 980. :sv:Yngve Brilioth
 981. :sv:Börje Kullenberg
 982. :sv:Lennart Smith
 885.  886. :sv:Louis Hammerich
 887. :sv:Poul Andersen

1955
 983. Юган Аксель Наннфельдт
 984. :sv:Herbert Olivecrona
 985. :sv:Karl Lang
 986. :sv:Frans Erik Wickman
 987. :sv:Carl Ingvar Andersson
 988. див. 1942 рік 989. :sv:Holger Erdtman
 990. :sv:Arthur Thomson
 888.  889. Вольфганг Паулі 890. :sv:Thomas Harper Goodspeed 891. Джеффрі Інграм Тейлор 892. 1956
 991. :sv:Helmer Gustavson (kemist)
 992. :sv:Filip Hjulström
 993. :sv:Gunnar Blix
 994. :sv:Arne Ölander
 893. Теодосій Добжанський 894. :sv:Rolf Nevanlinna 895. :sv:Carl Ludwig Siegel 896. :sv:Rolf Nordhagen 897. :sv:Martinus Woerdeman 898. Отто Струве 899. Вільям Астбері 900.  901.  

1957
 995. :sv:Folke Odqvist
 996. Леннарт Карлесон
 997. :sv:Bengt Thordeman
 902. Ларс Онсагер
 903. Макфарлейн Бернет
 904. Андраш Алфелді
 905. :sv:Nicolai Herlofson
 906. 
 907. 

1958
 998. :sv:Per Thorslund
 999. :sv:Torsten Gustafson
 1000. Кай Сігбан
 1001. :sv:Ole Lamm
 1002. :sv:Gösta Jägersten
 1003. :sv:Harry Lundin
 908. 
 909. Carl Wilhelm Erich Correns
 910. Детлев Вулф Бронк
 911. :sv:Peter Skautrup
 912. :sv:Cornelis Jacobus Gorter  :nl:Cor Gorter 

1959
 1004. :sv:Hans Burström
 1005. Ерік Бертіль Гольмберг
 1006. :sv:Torsten Teorell
 913. Томонага Синітіро
 914.Пауль Шеррер
 915. :sv:Jens Anton Christiansen

1960—1969 
1960
 1007. :sv:Albert Wifstrand
 1008. :sv:Ingvar Svennilson
 1009. :sv:Nils Ambolt
 1010. Герман Волд
 916. 
 917. :sv:William Owen James
 918. :sv:Georg Henrik von Wright
 919. Джон Ван Флек
 920. Віллард Франк Ліббі
 921. :sv:Giuseppe Montalenti
 922.  
 923. 

1961
 1011. :sv:Einar Stenhagen
 1012. Jacob Wallenberg
 924. Жозіас Браун-Бланке
 925. Кнуд Іессен
 926. Свен Росселан
 927. Чарльз Бест

1962
 1013. :sv:Jan Waldenström
 1014. :sv:Einar Gjerstad
 1015. :sv:Lamek Hulthén
 1016. :sv:Erik Jarvik
 1017. Берт Болін
 928. Вальтер Реппе
 929. Бернард Лавелл

1963
 930. Саймон Кузнець
 931. :sv:Michael Roberts
 932. :sv:Egil Hylleraas
 933. Одд Хассель
 934. Айра Спрейг Бовен
 935. Корней Гейманс
 936. Єжи Нейман

1964
 1018. :sv:Sten von Friesen
 1019. :sv:Lars Gunnar Sillén
 1020. :sv:Jöran Ramberg
 1021. :sv:Gunnar Hoppe
 1022. :sv:Nils Hast
 1023. :sv:Nils Ryde
 1024. :sv:Carl Lindroth
 1025. :sv:Börje Uvnäs
 1026. :sv:Sven Gavelin
 1027. :sv:Nils Fries
 937. :sv:Olav Ahlbäck
 938. :sv:Harry Godwin
 939. Ларс Альфорс
 940. 

1965
 1028. Stig Claesson
 1029. :sv:Dag Norberg
 1030. :sv:Nils Svartholm
 1031. Суне Бергстрем
 1032. :sv:Gösta Liljequist
 1033. :sv:Sven Brohult
 941. :sv:Arne Noe-Nygaard
 942. 
 943. :sv:Jule Charney

1966
 1034. :sv:Ulf Grenander
 1035. :sv:Åke Gustafsson
 1036. :sv:Gunnar Källén
 1037. :sv:Sten Lindroth
 944.  
 945. Капиця Петро Леонідович

1967
 1038. :sv:Ingvar Lindqvist
 1039. :sv:Bengt Lindberg
 1040. :sv:Ivar Hessland
 1041. Геннінґ Веймарк
 1042. :sv:Folke Fagerlind
 1043. :sv:Erik Björkman (botaniker)
 1044. :sv:Sven Kjöllerström
 1045. :sv:Albert Levan
 1046. Torgny Segerstedt
 1047. :sv:Uno Lamm
 1048. :sv:Olof Samuelson
 1049. :sv:Jörgen Lehmann
 1050. :sv:Carl Gustaf Ahlström
 1051. :sv:Arne Engström
 1052. :sv:Lars Leksell
 1053. :sv:Jonas Linde
 1054. :sv:Erik Ingelstam
 1055. :sv:Hans Ramberg

1968
 1056. :sv:Sven Hjelmqvist
 1057. :sv:Hugo Sjörs
 1058. :sv:Börje Åberg
 1059. :sv:Tryggve Gustafsson
 1060. :sv:Olov Lindberg
 1061. Ларс Германдер
 1062. :sv:Sven Gard
 1063. :sv:Carl Gustaf Bernhard
 1064. Bengt Gustafsson
 1065. :sv:Ernst Bárány
 1066. :sv:Åke Wallenquist
 1067. :sv:Per Olof Lindblad
 1068. :sv:Hjalmar Frisk
 1069. :sv:Gösta Selling
 1070. :sv:Nils Gralén
 1071. Bengt Andersson
 1072. :sv:Eric Kugelberg
 1073. Ер'ян Оухтерлоні
 946. Конрад Лоренц
 947. :sv:Heinz Maier-Leibnitz
 948. :sv:Christian Møller
 949. Едоардо Амальді
 950. Отто Гекман
 951. :sv:Maurice Huggins
 952. 
 953. :sv:Asbjørn Følling
 954. 
 955. 
 956. :sv:Ragnar Nicolaysen

1969
 1074. :sv:Per-Olov Löwdin
 1075. :sv:Sten Karling
 1076. :sv:Wilhelm Rodhe
 1077. :sv:Lars Silén
 1078. :sv:Lars Brundin
 1079. :sv:Gösta Ekspong
 1080. :sv:Per Olof Ekelöf
 1081. :sv:Ernst Söderlund
 1082. :sv:Sven Malmström
 957. 
 958. :sv:Jean-Pierre Lehman
 959. :sv:Daniel I. Arnon
 960. :sv:Jannik Bjerrum
 961. :sv:Jean Roche
 962. :sv:Alan Walsh

1970—1979 
1970
 1083. :sv:Henry Wallman
 1084. Sven Johansson
 1085. :sv:Sune Berndt
 1086. :sv:Arne Magnéli
 1087. :sv:Bo G. Malmström
 963. Абдус Салам
 964. Фольге Скуг

1971
 1088. :sv:Assar Lindbeck
 1089. Торстен Гегерстранд
 1090. :sv:Gerhard Regnéll
 965. :sv:Jørgen Christian Pedersen
 966. Линник Юрій Володимирович
 967. Рауль Пребіш
 968. :sv:Sigurður Þórarinsson  :en:Sigurður Þórarinsson  
 969. :sv:Karl Heinz Rechinger 970. :sv:Lincoln Constance 971. Катерина Езау1972
 1091. :sv:Rune Grubb
 1092. :sv:Alf Nyberg
 1093. :sv:Tord Elvius
 1094. :sv:Alf Johnels
 1095. :sv:Ulf Borell
 1096. :sv:Sigvard Eklund
 1097. :sv:Tord Ganelius
 1098. :sv:Jerker Porath
 1099. :sv:Torsten Husén
 1100. :sv:Sune Carlson
 1101. :sv:Ragnar Bentzel
 1102. :sv:Göran Bergson
 1103. :sv:Salo Gronowitz
 972.  973. Віллі Хенніг 974. Ґленн Теодор Сіборґ 975. Арцимович Лев Андрійович 976. Майкл Атія 977. :en:John Tileston Edsall 978.  979. :sv:Tetsuo Nozoe 980. :sv:Frithiof Niordson 981. Джон Пірс 982. Masao Minato 983. :sv:Harald Wergeland1973
 1104. :sv:Jörgen Westerståhl
 1105. :sv:Ragnar Edenman
 1106. Оке Сундборг
 1107. :sv:Roland Kiessling
 1108. :sv:Sture Forsén
 1109. :sv:Stig Lundqvist
 1110. :sv:Erik Lönnroth
 1111. :sv:Torsten Hemberg984. Jacques Monod 985. Алан Годжкін 986. :sv:Giuseppe Moruzzi 987.  988. :sv:John Clarke Slater 989. Амбарцумян Віктор Амазаспович 990. Субраманьян Чандрасекар1974
 1112. :sv:Carl Nordling
 1113. :sv:Sven-Gösta Nilsson
 1114. :sv:Bo Lehnert
 1115. :sv:Lars Ernster
 1116. :sv:Sture Fronæus
 1117. :sv:Richard Arthur Reyment
 1118. :sv:Arne Hagberg
 1119. :sv:Vidar Thomée
 1120. :sv:Heinz-Otto Kreiss
 1121. :sv:Bengt Westerlund
 1122. :sv:Hemming Virgin
 1123. :sv:Gunnar Harling
 1124. :sv:Karl Björling
 1125. :sv:Arne Lindroth
 1126. :sv:Karl-Georg Nyholm
 1127. :sv:Bertil Kullenberg
 1128. Erik Dahl
 1129. :sv:Rolf Luft
 1130. :sv:Christian Jacobæus
 1131. :sv:Karl Gustav Jöreskog
 1132. :sv:Gunnar Nybrant
 1133. :sv:Bengt Hultqvist
 1134. Wilhelm Odelberg
 1135. :sv:Anders Wedberg
 1136. :sv:Hans Wilhelmsson
 1137. :sv:Ivar Olovsson
 1138. :sv:Anders Ehrenberg
 1139. :sv:Valter Schytt
 1140. :sv:Karl-Erik Larsson
 1141. :sv:Sixten Abrahamsson
 1142. :sv:Rolf Santesson
 1143. :sv:Carl Olof Tamm
 1144. :sv:Carl-Bertil Laurell
 1145. :sv:Bo Holmstedt
 1146. :sv:Lars Melander
 1147. :sv:Erik Dahmén
 1148. :sv:Lars Werin
 1149. :sv:Ingmar Bergström
 1150. :sv:Lennart Minnhagen
 1151. :sv:Tor Karling
 1152. :sv:Per Brinck
 991. :sv:Gustav Elfving 992. Гельфанд Ізраїль Мойсейович 993. :sv:Jacques Oudin 994.  995. Оге Нільс Бор 996.  997. :sv:Børge Bak 998. :sv:Otto Bastiansen 999. :sv:Anders Kjær 1000.  1001. :sv:Per Scholander 1002. :sv:Nikolaj Emanuel 1003. Александер Ґершенкрон 1004. Roy Harrod 1005.  1006. 1975
 1153. :sv:Torgny Säve-Söderbergh
 1154. Айна Ельвіус
 1155. :sv:Gunnar Larsson-Leander
 1156. :sv:Rolf Zetterström
 1157. :sv:Hans Forssman
 1158. :sv:Carl-Göran Hedén
 1159. :sv:Ingvar Lindgren
 1160. :sv:Alf Sjölander
 1161. :sv:Guy von Dardel
 1162. :sv:Uno Willers
 1163. Монс Рюберг
 1164. :sv:Carl-Gunne Fälthammar
 1165. Gösta Carlsson
 1166. :sv:Gunnar Svärdson
 1167. :sv:Jan Lindsten
 1168. :sv:Georg Klein
 1169. Арвід Карлссон
 1170. Ларс Юлленстен
 1007. :sv:Gustaf Arrhenius 1008.  1009. Виноградов Олександр Павлович 1010. :sv:Edward Slater1976
 1171. :sv:Bengt-Owe Jansson
 1172. :sv:Rolf Edberg
 1173. :sv:Jan Hellner
 1174. :sv:Lars Ehrenberg
 1175. :sv:Jan Hult
 1176. :sv:Gunnar Engström
 1177. :sv:Ragnar Olsson
 1011.  1012. Роберт Кінг Мертон1977
 1178. :sv:Björn Folkow
 1179. :sv:Bengt Hamdahl
 1180. :sv:Carl-Johan Clemedson
 1181. :sv:Peter Reichard
 1013. :sv:Harrison Shull 1014. Жак Фрідель 1015. :sv:Kenneth Emery 1016. :en:John Nye (scientist)1978
 1182. :sv:Ingemar Ståhl
 1183. Інга Фішер-Ялмарс 
 1184. :sv:Kerstin Fredga
 1185. :sv:Bengt Nagel
 1186. :sv:Hermann Grimmeiss
 1017. :sv:Raimond Castaing 1018. :sv:Henry Kunkel 1019. :fr:Jérôme Lejeune 1020. :sv:Janos Szentágothai 1021. :en:Hamao Umezawa1979
 1187. Arne Lundqvist
 1188. Gunnar Fant
 1189. :sv:Eric Welin
 1190. Erik Eriksson
 1191. :sv:Lars Block
 1192. :sv:David Magnusson
 1193. :sv:Kjell Fuxe
 1194. :sv:Lennart Philipson
 1195. :sv:Jan Erik Kihlström
 1196. :sv:Carl-Olof Jacobson
 1197. Тур Ервіг
 1198. :sv:Anders Enemar
 1022. :sv:Paul Hagenmuller 1023. Атле Сельберг 1980—1989 
1980
 1199. :sv:Olof Hörmander
 1200. :sv:Gunnar Hambraeus
 1201. :sv:Sven Björk
 1202. :sv:Albin Lagerqvist
 1203. Стіг Рамель
 1204. :sv:Marianne Rasmuson
 1205. :sv:Kerstin Lindahl-Kiessling
 1206. :sv:Ernst Michanek
 1207. :sv:Jan Lundqvist
 1208. :sv:Tore Browaldh
 1209. :sv:Carl-Ivar Brändén
 1210. :sv:Kurt Boström
 1211. :sv:Anders Rapp
 1212. :sv:Inge Jonsson
 1213. Gunnar Eriksson
 1024. :sv:Diter von Wettstein 1025. :sv:Karl-Georg Wingstrand 1026. :sv:Henrik Wallgren 1027. :en:Howard T. Odum 1028. :en:Kun Huang 
 1029. Янош Корнаї 1030. :en:Arnold Anderson (scientist) 1031. :en:Denys Wilkinson 1032. :en:Alfred O.C. Nier 1033. :sv:Georg Borgström 1034. :sv:Pierre Grimal :en:Pierre Grimal
 1035. Мері Лікі 1036. :sv:David M. Wilson1981
 1214. :sv:Olov Hedberg
 1215. Бенгт Самуельсон
 1216. :sv:Erling Norrby
 1217. :sv:Tore Gullstrand
 1218. :sv:Torbjörn Westermark
 1219. :sv:Jan Högbom
 1220. :sv:Karl-Göran Mäler
 1221. :sv:Jan-Erik Roos
 1222. :sv:Lars Olof Björn
 1223. :sv:Hellmuth Hertz
 1224. :sv:Kjell Härnqvist
 1225. :sv:Dag Prawitz
 1226. :sv:Staffan Helmfrid
 1037. Герхард Герцберг 1038. :sv:Kai Otto Donner 1039. Грабар Петро Миколайович 1040. :en:Jürgen Moser 1041. :pl:Mieczyslaw Klimaszewski 
 1042. :sv:Tuzo Wilson :en:John Tuzo Wilson
 1043. :sv:Herbert Hensel 1044. Жан-П'єр Серр 1045. Анрі Картан 1046. Джеймс Ван-Аллен 1047. :en:Daniel E. Koshland Jr. 1048. :fr:Guy Ourisson 1049. Aksel Wiin-Nielsen 1050. Ернст Ґомбріх 1051. :no:Sjur Brækhus1982
 1227. :sv:Peder Kierkegaard
 1228. :sv:Torgny Greitz
 1229. :sv:Torvard C. Laurent
 1230. David Ottoson
 1231. :sv:Mats Hillert
 1232. :sv:Tage Eriksson
 1233. 
 1234. :sv:Tore Vänngård
 1235. :sv:Roland Gorbatschev
 1236. :sv:Lennart Jörberg
 1052. Енріко Бомб'єрі 1053. :de:Günther Sterba 1054. :en:Peter H. Raven 1055. :sv:Eytan Sheshinski 1056. :en:Gerson Goldhaber1983
 1237. Bengt Gustafsson
 1238. :sv:Arne Ardeberg
 1239. :sv:Ragnar Fänge
 1240. :sv:Carl-Gustaf Andrén
 1241. :sv:Jaak Peetre
 1242. :sv:Staffan Ulfstrand
 1243. :sv:Leif Lewin
 1244. :sv:Bertil Bengtsson
 1245. :sv:Bo Döös
 1246. :sv:Jan Olof Stenflo
 1247. :sv:Ulf Lagerkvist
 1248. :sv:Viktor Mutt
 1249. Lennart Eliasson
 1250. :sv:Bertil Åberg
 1057. :en:William T. Stearn 1058. :en:Derek Price 1059. :sv:Arne Wyller 
 1060. :sv:Robert Williams 1061. James Samuel Coleman 1062. Heinz Ellenberg 1063. :sv:Gordon Goodman1984
 1251. :sv:Torkel Wallmark
 1252. Nils Ringertz
 1253. :sv:Tore Frängsmyr
 1254. Сесилія Ярлскуг
 1255. :sv:Nils Malmer
 1256. :sv:Rolf Elofsson
 1257. :sv:Lars Engwall
 1258. Бертіл Норденстам
 1259. :sv:Björn Roos
 1260. :sv:Ingmar Grenthe
 1261. :sv:Johannes Sjöstrand
 1262. :sv:Börje Wickberg
 1263. :sv:Jan Pontén
 1064. :sv:Per Stenius 
 1065. :sv:Arne Semb-Johansson 1066. :en:Humphry Greenwood 1067. :sv:Fredrik Julius Billeskov Jansen :da:F.J. Billeskov Jansen
 1068. Бертрам Брокхауз1985
 1264. :sv:Bengt Rånby
 1265. :sv:Tor Ragnar Gerholm
 1266. :sv:Germund Tyler
 1267. :sv:Per-Åke Albertsson
 1268. :sv:Maurits Lindström
 1269. :sv:Ulf Pettersson
 1270. :sv:Curt Nicolin
 1271. :sv:Sten Gustafsson
 1272. :sv:Stig Rundqvist
 1273. :sv:Tomas Hökfelt
 1274. :sv:Johan Stenflo
 1069. :sv:Klaus Biedermann 1070. :sv:Olavi Granö 1071. :en:Richard Lerner 1072. Жан-П'єр Шанже 1073. :en:George Kish 1074. :sv:Roy Booth 1075. :de:Friedhart Klix 1076. Роалд Гоффман 1077. :sv:Agnar Sandmo1986
 1275. :sv:Mårten Landahl
 1276. Рольф Дальгрен
 1277. :sv:Gunnar Öquist
 1278. :sv:Jan-Erik Edström
 1279. :sv:Hans Boman
 1280. :sv:Sven Olving
 1281. :sv:Karl Johan Åström
 1282. :sv:Indrek Martinson
 1283. :sv:Jan S. Nilsson
 1284. :sv:Kåre Larsson
 1285. :sv:Lars H Zetterberg
 1078. :sv:Klaus Müller 1079. Сагдєєв Роальд Зіннурович1987
 1286. :sv:Lars Terenius
 1287. Göran Holm
 1288. :sv:Urban Dahllöf
 1289. :sv:Bengt-Christer Ysander
 1290. :sv:Åke Öberg
 1291. :sv:Claes Ramel
 1292. :sv:Dainis Dravins
 1293. :sv:John O Norrman
 1294. Ева Кляйн
 1295. :sv:Hans Wigzell
 1296. :sv:Staffan Normark
 1297. :sv:Göran Malmqvist
 1298. :sv:Britt-Marie Sjöberg
 1299. :sv:Kurt Nordström
 1300. :sv:Bertil Daneholt
 1301. :sv:Ulf Lindahl
 1302. :sv:Ulf Hannerz
 1080. :sv:Pierre Chambon 1081. :en:James B. Wyngaarden 1082. :en:John L. Heilbron 1083. :en:Takashi Sugimura 1084. Пол Грінгард 1085. :sv:Johannes Vliegenthart1988
 1303. :sv:Lennart Eberson
 1304. Андерс Війкман
 1305. :sv:Olle Bosemark
 1306. :sv:Rolf Boström
 1307. :sv:Bertil Aronsson
 1308. :sv:Nils-Herman Schöön
 1309. :sv:Per Carlson
 1310. :sv:Tord Claeson
 1311. :sv:Ingemar Lundström
 1086. :sv:Gene Likens  :en:Gene Likens 
 1087. :sv:Lodewyk Woltjer 1088. :en:Alfred Jost 1089. :sv:Charles Kurland, з 2002 шведський член № 1306½ 

1989
 1312. :sv:Gunnar Brodin
 1313. :sv:Stig Strömholm
 1314. :sv:Bertram Broberg
 1315. :sv:Lars E. O. Svensson
 1316. Lars-Göran Nilsson
 1317. :sv:Tore Scherstén
 1318. :sv:Anders Björklund
 1319. :sv:Sten Orrenius
 1320. :sv:Alf A. Lindberg
 1321. :sv:Kerstin Hall
 1322. :sv:Torsten Almén
 1323. Томас Ліндаль
 1324. :sv:Björn E. Berglund
 1325. :sv:Henning Rodhe
 1326. Bertil Andersson
 1327. :sv:Torbjörn Norin
 1328. :sv:Hans Bennich
 1329. Uno Lindberg
 1330. :sv:Karl Fredga
 1331. 
 1332. :sv:Thomas Rosswall
 1333. :sv:Peter Jagers
 1090. :sv:Barbara Cannon 1091. Dale W. Jorgenson 1092. :de:Horst Albach 1093. :en:Wolf Lepenies 1094. :sv:James G March 1095. :sv:Dan Laksov 1096. :sv:David Chilton Phillips 1097. Бруно Штрауб 1098. :en:Ludwig Faddeev 1099. :fr:Maurice Jacob 1100. :sv:Bruce N. Ames 1101. :sv:Olle Björkman 
 1102. :sv:Walter Jakob Gehring 1103. :sv:Ralf F. Pettersson 1104. Ghillean Prance 1105. :en:Jozef Schell 1106. :sv:Floyd E. Bloom 1107. :sv:Morten Harboe 1108. :en:Masao Ito 1109. :en:Helen Muir 1110. :sv:Rudolf Rigler 1111. :en:Mildred T. Stahlman 1112. :sv:Richard Willems 1113. :sv:Jean Blondel 1990—1999 
1990
 1334. :sv:Bertil Näslund
 1335. :sv:Gunnar Törnqvist
 1336. :sv:Glenn Björk
 1337. Janne Carlsson
 1338. :sv:Nils Åslund
 1339. :sv:Jan Svartvik
 1340. :sv:Ronny Ambjörnsson
 1341. :sv:Per Martin-Löf
 1342. Бенгт Едвард Юнселль
 1343. :sv:Lennart Stenflo
 1344. :sv:Sven Kullander
 1345. :sv:Christer Kiselman
 1346. :sv:Anita Aperia
 1347. :sv:Torsten Ekedahl
 1348. :sv:Lars Ramqvist
 1349. :sv:Rickard Lundin
 1350. :sv:Anders Stigebrandt
 1351. :sv:Jan Bergström
 1114. :sv:Jean-François Battail 1115. :sv:Heinz Goerke 1116. :sv:Toru Yano???
 1117. :sv:Eddy van der Maarel 1118. :en:Venkatraman Radhakrishnan 1119. :sv:Gerhard Haerendel 1120. :en:Paul Malliavin 1121. :sv:Saburo Nagakura 1122. :sv:Reinhold Schuch 1123. Клаус Гассельманн1991
 1352. :sv:Lars Rask
 1353. Lars Ericson
 1354. :sv:Carl-Henrik Heldin
 1355. :sv:Arne Holmgren
 1356. Arne Johansson
 1357. :sv:Sune Svanberg
 1358. :sv:Birgit Arrhenius
 1359. :sv:Kerstin Niblaeus
 1360. Stig Andersson
 1361. :sv:Nils Runeby
 1362. Sten Andersson
 1363. :sv:Bengt Nordén
 1364. Per Ahlberg
 1365. :sv:Ove Lundgren
 1124. :sv:Guido Calabresi :en:Guido Calabresi
 1125. :sv:Endel Tulving  :en:Endel Tulving 
 1126. Ситенко Олексій Григорович 1127. :sv:Dagfinn Føllesdal 1128. :en:James Bjorken 1129. :sv:Per Garegg 1130. :sv:Martin Trow 1131. :en:Partha Dasgupta
 </small></small>1132. :sv:Albert de la Chapelle
 1133. :sv:Per Andersen

1992
 1366. :sv:Roland von Bothmer
 1367. :sv:Hans Annersten
 1368. :sv:Wibjörn Karlén
 1369. :sv:Hans Ryde
 1370. :sv:Mats Sonesson
 1371. :sv:Erik Sandewall
 1372. :sv:Stig Hagström
 1373. :sv:Per Siegbahn
 1134. Воронцов Микола Миколайович
 1135. :sv:Robert Weinberg
 1136. Пауль Крутцен 
 1137. :sv:Laust B. Pedersen
 1138. :sv:Vitalij Goldanskij
 1139. :sv:Mårten Wikström

1993
 1374. :sv:Torsten Persson
 1375. Georg Gustafsson
 1376. :sv:Claes Fransson
 1377. :sv:Alf Samuelsson
 1378. :sv:Gustaf Lindencrona
 1379. :sv:Torleif Ericson
 1380. :sv:Sten Grillner
 1381. Петер Нільсон
 1382. :sv:Jan-Eric Gustafsson
 1383. :sv:Mathias Uhlén
 1384. :sv:Jan-Otto Carlsson
 1385. :sv:Astrid Gräslund
 1386. :sv:Lennart Bengtsson
 1140. Мартін Ріс

1994
 1387. :sv:Svante Janson
 1388. :sv:L. Gunnar W. Bergström
 1389. :sv:Per Peterson
 1390. Svante Lindqvist
 1391. :sv:Göran Andersson
 1392. :sv:Björn Lindman
 1393. :sv:Robert Erikson
 1394. :sv:Lars Thelander
 1395. :sv:Håkan Wennerström
 1141. :en:Tom Fenchel
 1142. :en:Willi Dansgaard
 1143. :sv:Otto Vogl
 1144. :en:Dilip Mahalanabis

1995
 1396. :sv:Rolf Hallberg
 1397. :sv:Christer Sundqvist
 1398. :sv:Bengt Westermark
 1399. Lennart Ljung
 1400. :sv:Björn Dahlbäck
 1401. :sv:Göran Scharmer
 1402. :sv:Ingolf Lindau
 1403. :sv:Peter Erman
 1404. :sv:Lars Calmfors
 1145. Торстен Візель
 1146. :sv:Paul B. Baltes
 1147. Robert Fraser

1996
 1405. :sv:Mats Jonson
 1406. :sv:Joseph Nordgren
 1407. :sv:Birgitta Bergman
 1408. :sv:Torbjörn Fagerström
 1409. :sv:Björn Vennström
 1410. :sv:Sven Torbjörn Lagerwall
 1411. :sv:Björn Engquist
 1412. Hans Wallin
 1413. :sv:Bo Sundqvist
 1414. :sv:Sven-Olof Holmgren
 1415. Eva Österberg
 1416. :sv:Catharina Svanborg
 1417. :sv:Thomas Olivecrona
 1418. :sv:Suad Efendic
 1419. :sv:Michael Sohlman
 1420. :sv:Jan-Erling Bäckvall
 1148. :en:James J. McCarthy
 1149. :sv:Else Marie Friis
 1150. :sv:George H. Denton
 1151. :sv:Surendra Saxena 
 1152. :sv:Alexander J. Dessler
 1153. A.David Buckingham

1997
 1421. Börje Johansson
 1422. :sv:Björn Jonson
 1423. :sv:Östen Dahl
 1424. :sv:Karin Johannisson
 1425. Коре Бремер
 1426. :sv:Hans Wolf-Watz
 1427. :sv:Bengt Söderström
 1428. :sv:Lars Brink
 1429. Göran Marklund
 1430. :sv:Jan-Åke Gustafsson
 1431. :sv:Bert Allard
 1432. :sv:Leif Wastenson
 1433. :sv:Gunnar von Heijne
 1434. :sv:Anders Liljas
 1435. :sv:Marcus Storch
 1154. :sv:Harry B. Gray
 1155. :en:Gottfried Schatz
 1156. :en:Valentine Telegdi
 1157. :sv:Francis Sejersted
 1158. :es:William René Shea
 1159. Абрахам Пайс
 1160. :sv:John H. Black
 1161. :en:C. S. Holling
 1162. Карл Воуз

1998
 1436. :sv:David G. Gee
 1437. Lars Bergström
 1438. :sv:Erik Kollberg
 1439. Ingrid Sandahl
 1440. :sv:Christina Moberg
 1441. Göran Lindblom
 1442. Jörgen Weibull
 1443. :sv:Arne Öhman
 1444. :sv:Felix Mitelman
 1163. :sv:Ib Madsen
 1164. :en:Winifred Watkins

1999
 1445. :sv:Anders Björner
 1446. :sv:Dan Brändström
 1447. Пер Крістіан Єрсільд
 1448. :sv:Harry Frank
 1449. :sv:Karl-Gustaf Löfgren
 1450. :sv:Kjell Goldmann
 1451. :sv:Karin Markides
 1452. :sv:Sture Nordholm
 1453. :sv:Bo Angelin
 1454. :sv:Barbara Czarniawska
 1455. :sv:Arne V. Johansson
 1456. :sv:Christer Wiklund
 1165. :en:Hans Frauenfelder
 1166. :sv:Stig Stenholm
 1167. Джеймс Мессі

XXI століття

2000—2009 
2000
 1457. :sv:Thomas Edlund
 1458. Сванте Пебу
 1168. :sv:Alexander N. Skrinskiy
 1169. :en:Alwyn Jones
 1170. :sv:Paolo Galluzzi
 1171. :en:William Fulton (mathematician)
 1172. Ілкка Ханскі
 1173. :en:Peter Lawrence (biologist)

2001
 1459. Anders Melin
 1460. :sv:Johan Håstad
 1461. :sv:Björn Malmgren
 1462. :sv:Stefan Claesson
 1463. Lars Larsson
 1464. :sv:Denny Vågerö
 1465. Lars Bergström
 1466. :sv:Hans Rickman
 1467. :sv:Bengt Kasemo
 1468. :sv:Arne Wittlöv
 1174. :sv:Timo Teräsvirta
 1175. :en:John Goldthorpe
 1176. Бенгт Гольмстрем 
 1177. :sv:Sheldon Rothblatt
 1178. :sv:Olga Botner

2002
 1469. :sv:Svante Björck
 1470. :sv:Görel Cavalli-Björkman
 1471. Карл Фольке
 1472. :sv:Dan-Eric Nilsson
 1473. Leif Andersson
 1474. :sv:Malte Andersson
 1475. :sv:Torgny Håstad
 1476. [[:en:Vladimir Mazya}}
 1477. :sv:Dick Heinegård
 1478. :sv:Jan Holmgren
 1479. :sv:Lena Claesson-Welsh
 1306½. :sv:Charles Kurland, вибраний як іноземний член у 1988
 1480. :sv:Anne-Marie Hermansson, перша жінка у VIII класі (техніка)
 1481. :sv:Nils Mårtensson
 1482. :sv:Sven Lidin
 1483. :sv:Torbjörn Frejd
 1484. :sv:Jan-Olof Eklundh
 1485. :sv:Claes-Göran Granqvist
 1486. :sv:Christer Svensson
 1487. :sv:Bertil Gustafsson
 1179. Генрік Мейнандер
 1180. Пітер Крейн
 1181. :sv:Terry V. Callaghan
 1182. :sv:Roger-Maurice Bonnet 

2003
 1488. :sv:Georgia Destouni, перша жінка у V класі (науки про Землю)
 1489. :sv:Stefan Bengtson
 1490. :sv:Helena Edlund
 1491. :sv:Hans Jörnvall
 1492. :sv:Erna Möller
 1493. :sv:Bertil Fredholm
 1494. :sv:Bo Berndtsson
 1495. :sv:Per Krusell
 1496. Lars Bäckman
 1183. :de:Dan-Olof Riska 
 1184. :sv:Thomas DaCosta Kaufmann
 1185. :sv:Hiroyuki Yoshikawa
 1186. Ахмед Хассан Зевейл
 1187. Вольфган Вальстер
 1188. :sv:Rita Colwell
 1189. :en:Graham Clifford Goodwin
 1190. :sv:Nobuhide Kasagi
 1191. :de:Ursula Keller
 1192. :en:James Barber (biochemist)

2004
 1497. :sv:Leif Anderson 
 1498. :sv:Wlodek Rabinowicz
 1499. :sv:Roland S. Johansson
 1500. :sv:Lars Lannfelt
 1501. :sv:Per Olof Hulth
 1502. :sv:Karna Lidmar-Bergström
 1503. :sv:Marcus Aldén
 1504. :sv:Tuula Teeri
 1505. :sv:Göran Stemme
 1506. :sv:Olle Häggström
 1507. :sv:Bertil Holmlund
 1508. :sv:Göran Hoppe
 1509. :sv:Lars Magnusson
 1510. :sv:Måns Ehrenberg
 1511. :sv:Sara Linse
 1193. Анн Л'Юйє
 1194. :sv:Michael Thorndyke
 1195. :sv:Peter Ekblom 
 1196. :sv:Jeremy J. Burdon
 1197. :sv:Bruce R. Levin
 1198. :sv:James E. Darnell  :en:James E. Darnell 
 1199. :en:Stephen R. Carpenter
 1200. :sv:Tore Ellingsen

2005
 1512. :sv:Elisabeth Rachlew
 1513. :sv:Göran Sandberg
 1514. :sv:Siv Andersson
 1515. Thomas Nyström
 1516. :sv:Anders Bárány
 1201. Катрін Сезарскі
 1202. :sv:Karl Tryggvason
 1203. Джеффрі Фрідман
 1204. :en:Elizabeth Thomson
 1205. :sv:Eleanor Campbell

2006
 1517. Lars Samuelson
 1518. :sv:Claes Fahlander
 1519. Jan Backman
 1520. :sv:Sten-Åke Elming
 1521. Lennart Persson
 1522. :sv:Maria Masucci
 1523. :sv:Nils-Göran Larsson
 1524. Lars Björck
 1525. :sv:Björn Wittrock
 1526. :sv:Gunnar Karlström
 1527. :sv:Anders Hallberg
 1528. :sv:Christer Jönsson
 1529. Kurt Johansson
 1530. :sv:Olle Inganäs
 1531. :sv:Carsten Peterson
 1532. :sv:Ingemar Renberg
 1206. :sv:Andrea Rinaldo
 1207. Хельга Новотни 
 1208. :sv:Yoshinori Yasuda 
 1209. :sv:Padma Kant Shukla

2007
 1533. Michael Benedicks
 1534. :sv:Holger Rootzén
 1535. :sv:Anders Szepessy
 1536. :sv:Per Delsing
 1537. :sv:Barbro Åsman
 1538. :sv:Fredrik Ronquist
 1539. :sv:Ove Eriksson
 1540. :sv:Ulf Landegren
 1541. :sv:Dan Larhammar
 1542. :sv:Lena Kjellén
 1543. :sv:Hans Hertz
 1544. Hans Olofsson
 1545. :sv:Göran K. Hansson
 1546. :sv:Hans-Olov Adami
 1547. :sv:Petter Minnhagen
 1548. :sv:Dag Westerståhl
 1549. :sv:Martin Kylhammar
 1550. :sv:Peter Brzezinski
 1551. :sv:Kersti Hermansson
 1552. :sv:Ann-Christine Syvänen
 1553. :sv:Sven Enerbäck
 1554. :sv:Christer Betsholtz
 1555. :sv:Lars Wallentin
 1556. Jakob Svensson
 1557. Mats Persson
 1558. :sv:Suzanne Wennberg
 1559. :sv:Anders Malmberg
 1560. :sv:Udo Zander
 1561. :sv:Jan O. Jonsson
 1210. :sv:Peter W. Jones
 1211. Ласло Ловас
 1212. :sv:Idun Reiten
 1213. :sv:Carl Gustav Gahmberg
 1214. :sv:Steven M. Girvin
 1215. :sv:John Broome
 1216. :sv:Tamas Bartfai
 1217. :sv:Andre Gingrich
 1218. :sv:Walter Müller 
 1219. :sv:Walter W. Powell
 1220. :sv:Risto Näätänen

2008
 1562. :sv:Gunnar Ingelman
 1563. :sv:Daniel Tarschys
 1564. :sv:Sheila Kirkwood
 1565. :sv:Per-Olof Berggren
 1566. :sv:Olle Lindvall
 1567. :sv:Catharina Larsson
 1568. :sv:Mats Viberg
 1569. :sv:Kerstin Lidén
 1570. :sv:Anders Lindroth
 1571. :sv:Björn von Sydow
 1572. :sv:Claes Gustafsson
 1573. :sv:Torleif Härd
 1574. Lars Nyberg
 1575. :sv:Nils Dencker
 1576. :sv:Thomas Perlmann
 1577. :sv:Ann-Mari Svennerholm
 1578. :sv:Arne Jarrick
 1221. :sv:Lene Vestergaard Hau
 1222. :sv:Oded Schramm
 1223. :sv:Eigil Friis-Christensen
 1224. :sv:Veerabhadran Ramanathan
 1225. :sv:Jason Shogren

2009
 1579. :sv:Lars Hultman
 1580. Леннарт Ліндегрен
 1581. :sv:Stanislav Barabash
 1582. Mats Larsson
 1583. :sv:Ulf Danielsson
 1584. Біргітта Бремер
 1585. :sv:Ylva Engström
 1586. :sv:Åke Nordlund
 1587. :sv:Thors Hans Hansson
 1588. :sv:Nina Burton
 1589. :sv:Pär Nordlund
 1590. :sv:Thomas Aronsson
 1591. :sv:Johan Åqvist
 1592. :sv:Lars Tranvik
 1593. :sv:Klas Kärre
 1594. Джулін Зірат
 1595. :sv:Peter Gärdenfors
 1226. Жан Бурген
 1227. П'єр Рене Делінь
 1228. :sv:Reiko Kuroda

2010- 
2010
 1596. Olle Eriksson
 1597. :sv:Birgitta Tullberg
 1598. :sv:Lena Marcusson
 1599. :sv:Gunnar Wetterberg
 1600. :sv:Eva Ström
 1601. :sv:Lars Wieslander
  1602. :sv:Claes-Göran Wahlström
  1603. :sv:Johan Celsing
  1604. :sv:Li Bennich-Björkman
 1605. :sv:Göran Östlin
 1606. :sv:Anna-Karin Tornberg
 1607. :sv:Tobias Ekholm
 1608. :sv:Villy Sundström
 1609. :sv:Peter Somfai
 1610. :sv:Mikael Oliveberg
 1611. :sv:Deliang Chen
 1612. :sv:Johan Kleman
 1613. :sv:Hans Ellegren
 1614. :sv:Bill Hansson
 1615. :sv:Kerstin Johannesson
 1616. :sv:Thomas Laurell
 1617. :sv:Krister Holmberg
 1229. Саймон Дональдсон
 1230. :sv:Paula Eerola

2011
 1618. Eva Olsson
 1619. :sv:Francisco Lacerda
 1620. :sv:Anders Tunlid
 1621. :sv:Olle Kämpe
 1622. :sv:Jonas Frisén
 1623. :sv:Stefan Svallfors
 1625. :sv:Leif Groop
 1626. :sv:Magnus Berggren
 1627. :sv:Danica Kragic
 1231. :sv:David Haviland
 1232. :no:Jon Magne Leinaas
 1233. :en:Meemann Chang
 1234. Marie-José Gaillard-Lemdahl
 1235. Martin Whitehouse
 1236. :en:Pekka Pyykkö
 1237. :en:Kari Alitalo
 1238. :en:Fred Gage

2012
 1628. Per Ahlberg
 1629. :sv:Kerstin Lindblad-Toh
 1630. :sv:Bernt Eric Uhlin
 1631. :sv:Sven Widmalm
 1632. :sv:Lars Heikensten
 1633. :sv:Gert Brodin
 1634. Gunnar Malmberg
 1635. :sv:Magnus Johannesson
 1636. :sv:Bo Rothstein
 1637. :sv:Kerstin Sahlin
 1638. :sv:Andrew Ewing
 1639. :sv:Susanne Lundin
 1640. Ганс Рослінг
 1641. :sv:Ari Laptev
 1642. :sv:Carel Faber
 1643. :sv:Per Strömberg
 1644. :sv:Patrik Ernfors
 1645. :sv:Camilla Sjögren
 1646. :sv:Helene Andersson-Svahn
 1647. :sv:Martin Jakobsson
 1648. :sv:Barbara Wohlfarth
 1239. Станіслав Смирнов
 1240. :en:Donald Canfield
 1241. :en:Ole Kiehn

2013
 1649. :sv:Torsten Åkesson
 1650. :sv:Per Molander
 1651. :sv:Johan Rockström
 1652. :sv:Kjell Jonsson
 1653. :sv:Stefan Thor
 1654. :sv:Peter Pagin
 1655. :sv:Olof Ramström
 1656. :sv:Mikael Akke
 1657. :sv:Jan-Erik Wahlund
 1658. :sv:Mats Carlsson
 1659. :sv:Jeffrey Steif
 1660. :sv:Iain Cameron
 1661. :sv:Peter Juslin
 1662. :sv:Tomas Sjöström
 1663. :sv:Anders Karlhede
 1664. :sv:Anders Irbäck
 1242. Ерік Лендер
 1243. :sv:Maria Strømme
 1244. :en:John Meurig Thomas
 1245. :en:Yoshinori Tokura

2014
 1665. Stefan Jansson
 1666.:sv:Christopher Juhlin
 1667. :sv:Daniel Conley
 1668. :sv:Astrid Söderbergh Widding
 1669. :sv:Anders Hagfeldt
 1670.  :sv:Örjan Gustafsson
 1671. :sv:Heiner Linke
 1672. :sv:Mohamed Bourennane
 1246. Jan Nedergaard
 1247. Дженіфер Клак
 1248. :sv:Axel Brandenburg
 1249. :en:Jens Nielsen
 1250. :sv:Peter Schurtenberger
 1251. Теренс Тао
 1252. H. John B. Birks

2015
 1673. Peter Fredriksson
 1674. :sv:Peter Hedström
 1675. :sv:Hans Ringström
 1676. :sv:Maria Falkenberg
 1677. Dan Andersson
 1678. :sv:Gunnar C. Hansson
 1679. :sv:Katarina Le Blanc
 1680. Jan Nilsson
 1681. :sv:Sofia Feltzing
 1682. :sv:Marianne Gullberg
 1683. :sv:Eva Lindroth
 1684. :sv:Nikolai Piskunov
 1685. :sv:Björgvin Hjörvarsson
 1253. :en:Michael J. Black
 1254. :en:Bradley F. Chmelka
 1255. :en:John Wettlaufer
 1256. Емманюель Шарпантьє
 1257. :en:Abdel El Manira

2016
 1686. :sv:Robert Berman
 1687. :sv:Diana Karpman
 1688. :sv:Anna Wedell
 1689. :sv:Ariel Goobar
 1691. :sv:Kálmán Szabó
 1692. Пернілла Віттунг-Стафсгеде
 1690. Johan Elf
 1693. :sv:Susanne Åkesson
 1694. :sv:Christer Löfstedt
 1695. :sv:Igor Abrikosov
 1696. :sv:Per-Olof Wickman
 1697. Арне Крістер Фуглесанг
 1698. :sv:Mats André
 1699. :sv:Gesa Weyhenmeyer
 1700. :sv:Anders Ynnerman
 1258. :en:Karl Anker Jørgensen
 1259. :en:Michael Tomasello
 1260. :en:Michael Puett
 1261. :en:Søren Brunak
 1262. :en:Tõnu Pullerits
 1263. Джуліус Ребек

2017
 1701. :sv:Ove Nilsson
 1702. :sv:Jarone Pinhassi
 1703. :sv:Rikard Holmdahl
 1704. :sv:Ruth Palmer
 1705. :sv:Per Salberger
 1706. John Conway
 1707. :sv:Garrelt Mellema
 1708. :sv:Per Persson
 1709. :sv:Ellen Moons
 1710. :sv:Dirk Rudolph
 1711. :sv:Anders Hedenström
 1712. :sv:Christos Samakovlis
 1713. :sv:Neus Visa
 1714. :sv:Fredrik Bäckhed
 1264. Мей-Бритт Мозер
 1265. Едвард Мозер
 1266. Френк Вільчек
 1267. :en:Roger Butlin
 1268. :en:Claudia Köhler

2018

 1715. :sv:Åsa Wikforss
 1716. :sv:Ulf Ellervik
 1717. :sv:Birgitta Henriques Normark
 1718. :sv:Emily Holmes
 1719. :sv:Ulf Söderlund
 1720. :sv:Vivi Vajda
 1721. :sv:Christer Nordlund
 1269. :sv:Christoph Quitmann
 1270. :en:Larry Mayer

2019

 1722. :sv:Tünde Fülöp
 1723. :sv:Stefan Kröll
 1724. :sv:Susanne Aalto
 1725. :sv:Xiaodong Zou
 1726. :sv:Bo Albinsson
 1727. :sv:William Agace
 1728. :sv:Marie Cronqvist
 1729. :sv:Folke Tersman
 1730. :en:Sten Eirik Waelgaard Jacobsen
 1271. :en:Klaus Blaum
 1272. Richard Brenner
 1273. :en:Marc Fontecave
 1274. :en:Gerald Joyce

2020- 

2020

 1731. Andreas Strömbergsson
 1732. :sv:Mark Pearce
 1733. :sv:Markus Heilig
 1734. Gunilla Karlsson Hedestam
 1735. :sv:Eva Mörk
 1736. :sv:John Hassler
 1737. Carina Mood
 1738. :sv:Taija Mäkinen
 1739. Staffan Svärd
 1740. :sv:Martin Högbom
 1741. Martin Malmsten
 1742. Fredrik Höök
 1275. Ilona Riipinen
 1276. :en:Sun-Yung Alice Chang
 1277. Окуньков Андрій Юрійович
 1278. Barbara Canlon

Джерела 
Список складено переважно з таких джерел:
 Kungl. Vetenskapsakademiens matrikel 1964—2001. Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien, 1964. ISSN 0302-6558. «Libris», http://libris.kb.se/bib/3638900 . Це видання містить списки, а також окремі дані про живих на той час членів Академії: рік народження, дата вступу, фах і місце роботи.
 Kungl. Vetenskapsakademiens årsberättelse (Documenta) 1973—2008. Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien, 2008. ISSN 0347-5719. «Libris», http://libris.kb.se/bib/3682164 . Є коротка інформація про померлих членів Академії, з 1990 року повні списки новоприйнятих, з 1992 року додано членські номери й короткі біографічні дані.
 Dahlgren Erik Wilhelm (red.) Kungl. svenska vetenskapsakademien: personförteckningar 1739—1915. Stockholm: Almqvist & Wiksell 1915. «Libris», http://libris.kb.se/bib/8198774 . Повний список про обраних у 1739—1915 роках. Є членські номери, дати виборів і дуже короткі біографічні дані.
 Skottsberg Carl (red.) Kungl. svenska vetenskapsakademien: personförteckningar 1916—1955. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1957. «Libris», onr:8198546. Повний список обраних у 1916—1955 роках. Подано членські номери, дати виборів і дуже короткі біографічні дані.
 Kungl. Vetenskapsakademien: Ledamöter . Списки за квітень — жовтень 2009 року. Наведено тільки номери членів Академії. Дати виборів — у повідомленнях для преси з 2002 року. Є певні прогалини.
  за 1969—1993 роки.
 Дані з вікі-статей про членів Академії. Почерпнуто з різних джерел. Стосовно членів, обраних на початку ХХ століття, цими джерелами є переважно nordisk familjebok і .
 Використано також для доповнення такі видання:
 Vetenskapsakademiens årsbok (ISSN 0373-8272), річники 1903, 1904, 1905, 1906, 1910, 1911, 1958, 1959. Є дати виборів, але немає членських номерів;
 , 1887. Є дати виборів.

с
Члени Шведської королівської академії наук